Chronologie des Royaumes oubliés (univers de fiction) et des quatre continents d'Abeir-Toril : Féérune, Kara-Tur, Zakhara et Maztica.   Les Royaumes oubliés est un cadre de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Les dates sont inscrites en fonction du Calendrier des Vaux.

Histoire et éditions du jeu 

L'époque couverte par le jeu Donjons et Dragons dépend de l'édition :
 la première édition (1987) place la campagne en 1356 CV, l'année du Ver ;
 la deuxième édition correspond au Temps des troubles (, année des Ombres, 1358 CV), qui marque le début de l'ère du Soulèvement ;
 la troisième édition (2001) commence en 1372 CV, l'année de la Magie sauvage ;
 la quatrième édition commence avec la Magepeste (), en 1385 CV (année du Feu bleu) ;
 la cinquième édition commence après la seconde Séparation (), en 1487 CV.

Mythes fondateurs 
Abeir-Toril abrite une multitude de races et de civilisations. Beaucoup ont développé des mythes fondateurs pour expliquer la création de leur pays, de Toril ou du Multivers.

Chronologie générale 
L'histoire d'Abeir-Toril est divisée en différentes époques majeures et mineures :
 Les Jours du Tonnerre, de -37000 CV à -24000 CV.
 L'Âge de l'Aube, de -30900 CV à -24000 CV
 La Première Floraison, de -24000 CV à -9000 CV.
 Les guerres de la Couronne, de -12000 CV à -9000 CV.
 Les Temps Fondateurs, de -9000 CV à -3000 CV.
 L'âge de l'Humanité, de -3000 CV à +1000 CV.
 L'époque récente, de +1000 CV à aujourd'hui.

Les Jours du Tonnerre 
Les Jours du Tonnerre, de -37000 CV à -24000 CV (époque majeure). Cette période de l'Histoire des Royaumes oubliés voit l'essor et le déclin de différentes races, créatrices ou non (sarrukh, batrachi, aearee, géants et dragons) et l'apparition des premiers elfes.
 -37000 CV : Fin d’une longue ère glaciaire. Lorsque les glaciers se retirent, des terres émergées apparaissent. À cette époque d’avant la Séparation, les continents plus tard nommés Féérune, Kara-Tur, Maztica et Zakhara sont réunis en un seul super-continent appelé Merrouroboros.
 -36000 CV : Apparition de races reptiliennes dans la région moderne de Durpar.
 -35000 CV : Fondation par la race sauroïde sarrukh du royaume d’Okoth, au sud de ce qui est aujourd'hui la Mulhorande. Les sarrukh inventent l’écriture au moyen de pictogrammes. Le royaume sarrukh connaît un rapide essor et étend vite son contrôle sur le continent. Avec eux, les premiers dieux apparaissent, que les sarrukh assimilent à des fragments d'Ouroboros, le Serpent-Monde.
 -34800 CV : Émigration de population sarrukh depuis Okoth et fondation du royaume de Mhairshaulk, dans les jungles qui feront plus tard partie de la péninsule de Chult. Les sarrukhs de ce royaume créent les nagas, les troglodytes, les yuan-ti, ainsi que de nombreuses autres races aujourd'hui disparues.
 -34500 CV : Émigration de population sarrukh depuis Okoth et fondation du royaume d’Isstosseffifil, là où se trouve aujourd'hui l'Anauroch. Les sorciers Isstosseffs sont à l'origine des asabis et dans leur exploration de l'Outreterre ils se heurteront bientôt à divers ennemis, dont les aboleths et les phaerimms.
 -34100 CV : Après un siècle de conflit interne, l'Empire okoth s’effondre. Cependant, un groupe de sarrukh survit et se réfugie dans les Plans Inférieurs. Durant les millénaires qu'ils y resteront, certains d'entre eux se transformèrent en couatls grâce à l'intervention du dieu Jazirian, un des fragments du Serpent-Monde.
 -34000 CV : Première mention de populations humaines. Les tribus Thinguth, au sud du royaume sarrukh de Mairshaulk sont des  chasseurs-cueilleurs, tandis qu’à l’ouest les tribus Lopango sont des fermiers et utilisent divers systèmes d’irrigation.
 -33900 CV : Les sarrukhs de Mhairshaulk lancent des raids sur les tribus Thinguth et capturent des humains pour se nourrir et comme esclaves. Certains subissent des expérimentations magiques de la part des sorciers sarrukh. C’est ainsi que furent créés les yuan-tis. Les Mhairshaulkans passent pour avoir également créé les nagas, les troglodytes, ainsi que de nombreuses autres races aujourd’hui disparues.
 -33800 CV : Chute d'Isstosseffifil : Les sorciers Isstossefs en lutte contre les phaerimms déroutent la Mer Étroite pour leur porter un coup fatal. Les phaerimms sont chassés loin en Outreterre mais les changements climatiques provoqués par la magie causent également la chute du royaume sarrukh. Une soixantaine de survivants se regroupent alors au centre des ruines de la cité souterraine d'Oreme, l'ancienne capitale du royaume, et se transforment en liches, Une armée d'asabis et diverses protections magiques empêchent tout intrus (en particulier les phaerimms) d'entrer dans la cité. Les liches régneront à tour de rôle jusqu'à aujourd'hui, observant discrètement les événements de Toril (dont l'essor et le déclin de Néthéril, la formation du désert d'Anauroch et le retour de la cité de Pénombre) dans l'espoir de refonder un jour un royaume sarrukh.
 -33500 CV : Les dirigeants sarrukh de Mhairshaulk déclinent progressivement et le royaume passe aux mains de leurs esclaves yuan-ti. C’est la fin de la domination sarrukh sur Merrouroboros.
 -33000 CV : Apparition de communautés aquatiques de batrachi au nord de la Mer Noire. Certains, sous l'impulsion du dieu Ramenos (dieu batrachi de la Métamorphose) commencent à muter pour pouvoir évoluer sur la terre ferme. Les batrachi sont réputés être les ancêtres de diverses races aquatiques et métamorphes, tels que les kuo-toa, les locathahs ou les doppelgängers.
 -32000 CV : Le dieu Annam s’unit à Othea, une demi-déesse de Toril. De leur union naissent huit rejetons terrestres, ancêtres de toutes les races de géants. Annam fonde Ostoria, le Royaume Colossal, pour accueillir ses fils.
 -31800 CV : Sur l’impulsion de leur chef Khoukoudien, les batrachi se lancent dans des campagnes d’expansion et affrontent les géants d’Ostoria.
 -31500 CV : Les géants d'Ostoria prennent l’offensive contre les batrachi et grâce à l’aide des titans de Lanaxis (un des fils d’Annam), ils acquièrent le contrôle de la terre fertile entre les Mers Intérieures.
 -31000 CV : La Chute des Larmes : perdant pied contre les géants, les batrachi tentent d'invoquer diverses puissances magiques. Asgorath (déesse draconique de la Création) apparaît aux batrachi. Elle les questionne longuement sur leurs coutumes et leurs croyances. En échange d'une place sûre pour ses futurs enfants, elle accepte de les aider à lutter contre les géants. S'envolant loin de Toril, elle s'empare de Zotha, la plus petite des deux lunes qui à cette époque éclairent les nuits de Toril. Elle la réduit en morceaux et envoie des fragments frapper Toril à l'endroit même où se trouve Lanaxis, le plus puissant des fils d'Annam. Les impacts provoquent d’immenses dégâts dans les terres du centre de Merrouroboros et mettent un terme brutal aux conflits entre les géants et les batrachis. Les quatre mers intérieures se réunissent en une seule, appelée depuis lors la mer des Étoiles déchues. Sept ans durant, le ciel restera obscurci. Asgorath envoie alors ses enfants sur Toril et des œufs de dragons pleuvent littéralement.
 De violents séismes secouent la région après l'impact et moins d’un an après la Chute des Larmes, l’empire batrachi et ses cités cristallines, bien que renforcées par magie, s’écroulent. Les survivants trouvent refuge dans l'océan, à l'ouest du détroit de Lopango, et dans la mer Noire.
 Le royaume d’Ostoria est gravement touché mais les géants résistent tant bien que mal.
 À cette période apparaissent plusieurs dieux draconiques, et trois demi-puissances gardiennes : Xymor, Yaldabaoth, et Null. Ce dernier préféra rester à l'écart du monde, mais les deux autres descendirent sur Toril.

L'Âge de l'Aube 
L'Âge de l'Aube, de -30900 CV à -24000 CV.
 -30900 CV : La déesse élémentaire Akadi s'unit à deux puissances nouvellement apparues. L'union avec Remnis produit Kroka, le Père des aearee-kroka, et l'union avec Raven engendre Quorlinn, le Père des aearee-kenku. Les premiers dragons parcourent Toril. Ces  dragons primitifs ne ressemblent pas à ceux d'aujourd'hui : ils n'ont pas d'ailes, de souffle et ou de magie. Ils sont appelés des vers (wyrm en anglais).
 -30800 CV : Les deux races aearee occupent la place laissée vacante par les batrachi, créant deux larges royaumes. Utilisant la diplomatie plutôt que la force, la race des aearee-kroka fonde l’Anchorome, tandis que les aearee-kenku, plus agressifs, fondent le Shaar. La demi-puissance draconique Yaldabaoth s'unit à un dieu requin nommé Sekolah. De leur union nait Lotan, le Leviathan (femelle).
 -30700 CV : Les aearee entrent en conflit avec des tribus de lammasus (des créatures au corps de lion, aux ailes d'aigles et à la tête humaine). Étant victorieux mais ayant essuyé de lourdes pertes, ils décident de ne plus jamais combattre eux-mêmes leurs ennemis. Les aearee-kroka sont ainsi amenés à créer et domestiquer les premiers vers volants, qu'ils appellent wyvernes, tandis que les aearee-kenku font des expérimentations sur les lammasus capturés et créent les premières manticores. Ces dernières se révèlent trop difficile à contrôler et cette expérimentation ratée est abandonnée et laissée à la vie sauvage. Les aearee sont également à l’origine des aarakroka, des kenku et d’autres races d’humanoïdes volants. La demi-puissance draconique Xymor fonde Myrmidune sur une grande île à l’ouest de Merrouroboros. Il confie les rênes de son royaume à Saldhartikani, un grand ver du désert, avant de partir à la découverte du monde.
 -30600 CV : La demi-puissance draconique Yaldabaoth engendre un deuxième rejeton, appelé Serpens. À la différence de sa sœur Lotan qui ne souhaite qu'anéantir les batrachi de la Mer Noire, Serpens préfère apprendre d'eux. Elle s'infiltre parmi eux et apprend leur histoire et leur culture. Plus tard, elle voyagera sur la terre ferme et apprendra encore plus, notamment sur les humains. Xymor rencontre la déesse Maztica et son compagnon Kukul. De l'union adultérin de Maztica et Xymor naît Qotal, qui utilisera son héritage pour guider les tribus humaines du nord-ouest de Merrouroboros.
 -30500 CV : Sous la férule de sa mère Yaldabaoth le dragon de mer femelle Lotan domine les races aquatiques de la Mer Noire. Le dieu sarrukh Merrshaulk tue Jazirian et force les coualts (sarrukh transformés) à revenir des Plans Inférieurs après y avoir passé plus de trois millénaires et demi. Les coualts renoncent à refonder l'antique royaume d'Okoth et émigrent sur le territoire contrôlé par Qotal.
 -30400 CV : Après la mort de la déesse Maztica des mains de son propre fils Zaltec (demi-frère de Qotal), Xymor retourne à Myrmidune et trouve son royaume en pleine guerre civile, les dragons terrestres ayant renversé Saldhartikani et étant retourné à l'état sauvage. Utilisant la magie de métamorphose du groupe de coualts qu'il a ramené avec lui, il transforme les dragons terrestres et crée la race des dragons métalliques. Le premier d'entre eux est béni par Xymor et est nommé Bahamut, le Dragon de Platine.
 -30300 CV : La victoire de Lotan sur les batrachi de la mer Noire attire l'attention d'Ubtao, le dieu des humains Tabaxi. Après un siècle de cour assidue, leur union donne naissance à Tarrasque.
 -30200 CV : Yaldabaoth s'unit au dieu draconique Lendys et donne naissance à deux faux jumeaux, Kaliyet et Nagamat.
 -30100 CV : Kaliyet, passée maître dans la magie psionique, se consacre à l'étude des plans inférieurs. De retour d'un long séjour, elle revient accompagnée d'une demi-douzaine d'étranges dragons. Kaliyet établit alors le royaume de Sossal, à l'extrême nord de Merrouroboros, un pays sur lequel les dragons de gemme règnent encore de nos jours.
 -30000 CV : Début d’une série d’invasions par des vagues de dragons faisant régner le chaos sur  Merrouroboros pendant quatre mille ans. 
Au sud, les tribus humaines Lopango, Eshowe, Thinguth et Tabaxi sont conquises par les forces de Tarrasque et intégrées dans un nouvel empire, Katashaka.  Seules les tribus nordiques de Maztica, protégées par le serpent à plume Qotal, échappent à la conquête.
Plus à l’est, le ciel est envahi de dragons et les empires aviens sont anéantis en à peine une semaine. Seul Anchorome survit sur une petite partie de ce qu’il était auparavant, à l’extrême nord-ouest du continent. Le seigneur dragon Nagamat (quatrième rejeton de Yaldabaoth et premier véritable dragon chromatique) établit un royaume et règne sans partage sur une grande partie du continent pendant près de cinq cents ans. Les différentes espèces de dragons chromatiques naissent pendant cette période.
 -29500 CV : Cherchant à contrer la domination des dragons chromatiques sur les métalliques, Bahamut tue Nagamat. Le Dominion de ce dernier se divise en de multiples domaines draconiques.
Pour venger son fils, Yaldabaoth affronte Xymor et le tue. Pour cet acte, les autres puissances draconiques la bannissent. Elle trouve refuge dans les Neuf Enfers de Baator et commence une métamorphose qui fera d'elle un dragon à cinq têtes. Elle prend alors le nom de Tiamat, invoque les cinq plus puissants dragons de chaque race de chromatiques et prend le contrôle de l'Avernus (première strate des Enfers).
 -29000 CV : Les géants du royaume d’Ostoria tirent profit de la désunion des dragons de l’ancien dominion de Nagamat et commencent à regagner du territoire.
 -28500 CV : L’emprise de Tarrasque sur les tribus humaine de Katashaka faiblit et certaines, tels les Tabaxi et les Tashalan, regagnent leur liberté et établissent de petits royaumes.
 -28000 CV : Ostoria, le Royaume Colossal, atteint son apogée, s’étendant des régions froides du nord de Merrouroboros jusqu’au sud de la mer des Étoiles déchues. La cité de Voninheim est érigée en tant que capitale.
 -27000 CV : Les premiers elfes arrivent sur Toril par des portails depuis le monde de Féérie. Tandis que la plupart des elfes verts se rassemblent en petites tribus, le groupe des Illythiiri négocie avec les dragons et établit le premier royaume elfique au sud de la mer Noire. La capitale Illythiiri d’Atormash devient le centre de la culture elfique.
 -26900 CV : Un avatar du dieu draconique Garyx conduit les dragons à l’assaut des géants d’Ostoria. Le conflit, connu sous le nom de guerre de Mille Ans, fera rage dans tout le continent.
 -26800 CV : Lotan le Leviathan est battue par Azul, dieu Maztèque de l'Eau, de la Pluie et des Poissons. Après sa mort, les sahuagins assument le contrôle de la Mer Noire.
 -26500 CV : Othea, la mère de tous les géants, tente une union avec diverses puissances, tel Vaprak, le père des ogres.
 -26000 CV : De l’union d’Othea et d’Utuliu, un dieu mineur de la mer, naissent diverses races parmi lesquelles les firbolgs et les verbeegs.
 -25900 CV : Après des pertes terribles des deux côtés, les géants et les dragons parviennent à trouver un terrain d’entente. Le royaume d’Ostoria n’est alors plus que l’ombre de ce qu’il fut, occupant seulement l’extrême Nord-Est du continent.
Peu après la trêve avec les géants, un messager céleste annonce aux dragons qu'Asgorath (déesse draconique de la Création) s'est réincarnée. Une secte de dragons d’argent lance alors une attaque surprise contre les dragons dorés à la suite d'un désaccord religieux sur l’alignement de la déesse. Les dorés ripostent contre les argentés, les verts attaquent les rouges, et rapidement toutes les types de dragons sont impliqués dans le conflit connu sous le nom de Guerres Saintes Draconiques, et qui durera près de cinq cents ans. La bataille est si intense que la population de dragons sur Toril frôle l’extinction.
 -25400 CV : L'elfe de lune Sharlario Fleurdelune fonde le royaume de Sharlarion. Les cités de Sharlarion parviennent rapidement à égaler Atormash, capitale du royaume elfique d’Illythiiri.
Fuyant la destruction de leur pays de Tintageer, un groupe d’elfes commandés par l'elfe doré Durothil arrive sur Toril par un portail. Durothil nomme son nouveau refuge Féérune, et le nom de Merrouroboros tombe dans l'oubli.
 -25200 CV : Avec l’essor de Sharlarion, les contacts avec le royaume elfique d’Illythiiri s’intensifient et après une rencontre entre Sharlario Fleurdelune et Ka'Narlist, les deux royaumes commencent à combattre les dragons, en particulier le grand rouge connu sous le nom de Mahatnartorian, dit le maître des Montagnes. L'elfe doré Durothil, devenu un puissant archimage, conclut un accord secret avec le dragon rouge qui lui procure un œuf de dragon d'argent. Durothil élève le dragonnet et avec l'aide de Sharlario devient le premier dragonnier elfique. Durothil trahit finalement Mahatnartorian et aide Sharlario à le vaincre en se sacrifiant lui et sa monture. Sharlarion ne révélera rien sur l'obtention de l'œuf et de la corruption de Durothil par le dieu Gaunadaur.
 -25000 CV : La magie des elfes de lune de Sharlarion et des elfes noirs d’Illythiir parvient à altérer la comète Tueuse de Roi, qui était la source des Rage de Dragons ravageant Féérune. Les empires dragons disparaissent peu à peu.
Première mention dans les légendes draconiques du château des Dents de Fer, bâti sur une falaise près de la Rivière Blanche et dominant la mer des Dragons, appelée aujourd'hui mer de Lune.
 -24400 CV : Après des siècles marqués par des ruptures de contacts et d’escarmouches occasionnelles, les différends entre les nations elfiques du nord et du sud dégénèrent en guerre ouverte. Ka’Narlist de Gaunadaur conduit les elfes noirs d’Atormash contre les elfes blancs de Sharlarion. Les elfes noirs sont repoussés mais le conflit continue pendant une autre génération.
 -24000 CV : La Séparation. La haute magie des elfes dorés, des elfes verts et des elfes d’argent réunis est mise à l’œuvre pour créer le nouveau refuge elfique d’Eternelle Rencontre. Le super-continent Merrouroboros est coupé en deux par les forces magiques, conduisant une grande partie des terres émergées loin vers l’ouest et faisant des centaines de milliers de morts toutes races confondues. Ainsi furent créés les continents connus sous le nom de Maztica, Zakhara, Kara-Tur et Féérune. La première dynastie d’Illythiiri tombe tandis que la capitale d’Atormash et les terres alentour sont submergées.
Après la Séparation, de nombreux humains Azuposi, Nexal, Payit et Lopango se retrouvent livrés à eux-mêmes sur un nouveau continent séparé de Féérune par un océan. Beaucoup d'humain Azuposi se retrouvent sur Féérune ou dispersés sur les îles récemment créées de la Mer Inviolée. Vers -3000 CV ces humains fonderont le royaume d'Illusk le long des rivages nord de la Côte des Épées. D'autres tribus humaines se retrouvent également abandonnés sur les terres émergées que Féérune a coupées de leur patrie de Katashaka. Se concentrant dans le sud le long des rivages de la Grande Mer, ces tribus sont les Tashalan, les Lapal, les Shaaran et les Durpari.
Le dragon céleste T’ien Lung (en réalité Serpens, deuxième fille de Tiamat après Lotan) conduit une tribu d’humains au nord-est pour s’établir là où se trouvera plus tard le Semphar. Ces humains prennent le nom de Lung. Ils sont les ancêtres des Tuigans, des Shou, des Wang, et des autres ethnies humaines de Kara-Tur.
Ubtao envoie une armée de serpents ailés venus de l’ouest appelés couatls s’établir dans les jungles de Chult. Après une rude bataille contre les yuan-ti survivants de Mhairshaulk, ils gagnent le contrôle de la pointe ouest de la péninsule.
Une communauté de géants survivants de la guerre de Mille Ans et de la Séparation se regroupe autour de la mer de Lune.
Dans l'indifférence générale, les derniers vestiges de la civilisation batrachi sont détruits par le déplacement du continent de Maztica.
Souffrant encore des pertes subies pendant la guerre de Mille Ans et les Guerres Saintes Draconiques, et après le chaos de la Séparation, beaucoup de dragons choisissent la solitude, laissant le champ libre aux elfes pour la domination de Féérune.

La Première Floraison 
La Première Floraison, de -24000 CV à -9000 CV. Cette période voit l'essor des premières civilisations elfiques et naines et est marquée par cinq conflits majeurs connus sous le nom de Guerres de la Couronne. Les grandes nations elfiques de Féérune atteignent leur apogée, après une série de victoires prépondérantes contre les orques, les géants et les dragons. Dans leur sillage, les autres peuples, désormais moins menacés, accèdent progressivement à la civilisation.
 -23900 CV : Les communautés forestières de Sharlarion, peu touchées par la Séparation, étendent leur territoire, fondant le royaume d’Aryvandaar dans la Haute Forêt.
 -23600 CV : Établissement des premières communautés elfes de Shantel Othreier (Arpents Verts). Des elfes de lune de Shantel Otheir fondent Arprofond.
 -23200 CV : Des elfes noirs survivants de la Séparation se réapproprient leur ancien territoire et refondent le royaume d’Ilythiir (Shaar et Forêt d’Amtar).
  
 -23100 CV : Établissement des premières communautés elfes de Syòrpiir (Bois d’Ankh et Bois de Chondal, au sud du Bief de Vilhon).
 
 -22900 CV : Les elfes des bois rejoignent leur cousins les elfes de lune à Arprofond.  Le royaume elfe d’Illefarn est fondé (Arprofond & Forêt de Kryptejardin).
 -22500 CV : Établissement des premiers campements elfes d’Orishaar (Bois du Crépuscule et Shaar).
  
 -21400 CV : Établissement des premiers campements elfes de Thearnytaar (Bois d’Epine, au nord du lac de Vapeur).
 -21000 CV : Établissement des premiers campements elfes d’Eiellûr (Bois d’Hiver).
  
 -20000 CV : Orishaar et Ilythiir entrent dans une suite d’escarmouches qui se poursuivront par intervalles pendant les sept prochains millénaires.
 -18800 CV : Établissement des premiers campements de Miyeritar (Haute Lande et Forêt Brumeuse) par des elfes verts et noirs en réaction à des différents politiques avec les elfes dorés d’Arryvandaar.
 -17800 CV : Établissement du royaume de Keltomir (Forêt de Tethyr, qui s’étend à l’époque sur tout le Tethyr, l’Amn, l’Erlkazar et le Calimshan) par des elfes verts et des elfes de lune qui cherchent une vie sereine et paisible, loin des conflits des autres royaumes elfiques.
 -17500 CV : Les royaumes elfiques de Thearnytarr, Eiellûr et Syòrpiir discutent sur l’opportunité de fonder un grand royaume au nord du lac de Vapeur.
 -17100 CV : La Guerre des Trois Feuilles : l’unification des royaumes elfiques de Thearnytarr, Eiellûr et Syòrpiir est sabotée par les elfes noirs d’Ilythiir. Des assassins Ilythiiri tuent les dirigeants elfiques et s’arrangent pour monter les héritiers des trois royaumes les uns contre les autres, déclenchant une guerre multifront qui durera trois cents ans. La responsabilité des Ilythiiri ne sera découverte que des siècles après la fin du conflit.
 -17000 CV : Des elfes de Thearnytarr, Eiellûr et Syòrpiir commencent une migration vers la mer des Étoiles déchues qui durera sept mille ans.
 -16900 CV : fondation du royaume elfique de Serôs, sous la surface de le mer des Étoiles déchues, par des réfugiés de la guerre des Trois Feuilles.
 -16800 CV : Thearnytarr, Eiellûr et Syòrpiir parviennent à faire la paix. Celle-ci est cependant fragile et des escarmouches continuent entre les trois royaumes et avec Ilythiir.
 -15300 CV : Le clan elfique Vyshaan prend le pouvoir en Aryvandaar avec le Couronal Ivósaar Vyshann.
 -14700 CV : Les dirigeants d’Aryvandaar commencent à annexer pacifiquement Miyeritar par des manœuvres diplomatiques.
 -14000 CV : Des clans barbares humains attaquent Keltomir.
 -13900 CV : Miyeritar devient le centre de l’art et de la haute magie elfique sur Féérune.
 -13200 CV : Des disputes et des différents commerciaux commencent entre Aryvandaar et Miyeritar.
 -12500 CV : Les premières communautés naines apparaissent dans la grande chaîne de montagne nommée Yehimal, à la frontière entre les continents de Féérune, Kara-Tur et Zakhara. De là, ils se répandent ensuite sur les trois continents. Une branche isolée, qui deviendra par la suite celle des nains polaires, élit domicile sur les pics du Novularond.
 -12100 CV : Le premier royaume nain de Féérune est établi dans la grande caverne de Bhaerynden, dans les profondeurs du Shaar.

Les guerres de la Couronne 
Les guerres de la Couronne, de -12000 CV à -9000 CV.
 -12000 CV : L'avènement de l'Empire Vyshaantar : Après des siècles de diplomatie infructueuse, les dirigeants avides et impatients d’Aryvandaar attaquent Miyeritar et avertissent les elfes de Shanteil Othreier de s’allier à eux ou de se préparer à subir le même sort. Cela marque le début des Guerres de la Couronne.
 -11800 CV : Le royaume de Miyeritar est occupé et annexé par Aryvandaar, bien que de nombreux clans résistent encore et continuent à se battre. Malgré leur neutralité officielle, de nombreux elfes d’Illefarn viennent en aide aux réfugiés Miyeritari.
 -11700 CV : Des dragons embrasent la partie sud de Shantel Othreier, séparant la désormais Forêt des Dragons du reste du royaume. Téthir, roi de Keltomir, abat deux anciens dragons rouges en combat singulier, sauvant de nombreux elfes de Keltormir et Shantel Othreier. Il gagne en cela le respect de la gent draconique, les dragons ayant toujours considéré jusqu'à présent les bipèdes comme étant du bétail dénué d'intelligence.
Second chapitre des Guerres de la Couronne : en réponse à l’agression d’Aryvandaar, Ilythiir s’attaquent à tous ceux qui supportent les elfes dorés du nord. En tant que partenaire commercial majeur d’Aryvandaar, leur plus proche voisin Orishaar tombe après une attaque-surprise particulièrement vicieuse.
Des clans humains s'installent en Keltormir, dans les clairières trouées dans la forêt par les flammes des dragons.
 -11600 CV : les Ilythiiri détruisent par le feu le royaume de Syòrpiir, en le coupant de ses voisins alliés et réduisant les campements en cendres.
 -11500 CV : les royaumes de Thearnytaar et d’Eiellûr s’allient contre Ilythiir, et dénoncent son usage du feu et les destructions à grande échelle. Ils parviennent à bloquer sa progression au nord.
 -11450 CV : La Guerre de Sable : Thearnytaar et Eiellûr, avec l’aide de forces de Keltomir et Shantel Othreier, envahissent Ilythiir, dans l'espoir de détruire ou de contraindre les elfes noirs, avant que d'autres royaumes ne succombent. Plus de la moitié des assaillants sont décimés par la magie corrompue des Ilythiiri.
 -11400 CV : chute d’Eiellûr lorsque les Ilythiiri utilisent à nouveau le feu pour l’isoler de ses alliés. Les conflits incessants entraînent un fort afflux de réfugiés dans la mer de Étoiles déchues, forçant les elfes à migrer plus loin encore au large des côtes. Cela déclenche le premier conflit majeur avec les races aquatiques et les sahuagins.
 -11300 CV : fin de la première guerre de la Couronne. Miyeritar est entièrement conquis par Aryvandaar.
 -11200 CV : Les royaumes elfiques de Eiellûr, Orishaar, Syòrpiir et Thearnytar tombent sous les coups de boutoir des Ilythiiri toujours plus puissants, utilisant ouvertement des esclaves monstrueux et des morts-vivants. Illythir commence à harceler Keltormir sur ses flancs ouest et sud. Pour la première fois les Ilythiiri sont désignés sous le nom « dhaeraow » (traitres) par Théthir le roi du Keltormir. Fin de la deuxième Guerre de la Couronne.
À la suite d'une nouvelle migration due à la chute de Thearnytar, les elfes des mers s’étendent militairement au-delà du Bassin Selmal et établissent les royaumes de Coranthys, Tor Meraliir, Ryeniir et Ullythan.
 -11003 CV : Coryselmal, la plus grande cité de Selmaryl (un royaume du Bassin Selmal), devient la capitale de l’Empire d’Aryselmalyr, dirigeant tous les royaumes elfiques de la mer des Étoiles déchues. Année 1 du calendrier Aryselmalyri.
 -11000 CV : Face à l’invasion de leur royaume par les Ilythiiri, Taark Shanat le Croisé et ses huit fils conduisent un grand exode depuis Bhaerynden vers l’ouest. Ces migrants établissent ce qui deviendra le grand Empire de Shanatar sous les terres de l’Amn, du Téthyr, du Calimshan et du Lac de Vapeur et prendront le nom de nains d’écu. 
L’enclave illithid d’Oryndoll est fondée par des réfugiés originaires de Glyth, une des planètes du système de Toril.
 -10900 CV : début de la troisième guerre de la Couronne. Les relations diplomatiques entre Aryvandaar et Shantel Otheir échouent et conduisent les deux royaumes vers la guerre.
 -10800 CV : Après avoir défait quatre dragons bleus qui sévissaient dans la Faille de Dhalnadar, Taark Shanat renomme leur antre le Hall de Brillehache et fonde le royaume d’Alatorin, marquant le début du Premier Âge de Shanatar.
 -10700 CV : Bataille du Théâtre des Dieux : une région à l’est de Shantel Othreier, appelée le Théâtre des Dieux (aujourd’hui le Marécage de la Cuve), est le site d’une des plus importantes batailles des guerres de la Couronne. Une horde d’une centaine de milliers d’orques s’abat sur les armées d’Aryvandaar et Shantel Othreier, alors en pleine bataille. Plus de soixante-dix mille elfes périssent avant qu’Aryvandaar ne sorte victorieux de la mêlée. Aryvandaar occupe alors la partie nord du royaume de Shantel Othreier.
 -10600 CV : Aryvandaar conquiert Shantel Otheir après la mort mystérieuse du Couronal Yaloeth. Seul Arprofond, vassal de Shantel Ottheier, continue à lutter contre Aryvandaar.
 -10500 CV : Aryvandar conquiert le royaume d’Arprofond. Fin de la troisième guerre de la Couronne.
Les huit fils de Taark Shanat établissent leurs propres royaumes dans les cavernes du Nord (aujourd’hui l’Amn et le Téthyr). Chacun se réclame d’un des fils de Moradin et les huit royaumes fondés est lié au culte de l’un de ces dieux.
Le Sombre Désastre. Miyeritar est assaillit pendant trois mois par des tornades qui détruisent la forêt et le royaume. Le royaume d’Aryvandaar est soupçonné d’être à l’origine de cette dévastation.
 -10450 CV : Début de la quatrième guerre de la Couronne. Ilythiir attaque Aryvandaar pour venger Miyeritar et utilise ouvertement la magie corrompue de Ghaunadar et d’autres dieux maléfiques.
 -10300 CV : Les elfes de Keltomir, pris en tenaille par le clan Vyshaan d’Aryvandaar et le clan Hune d’Ilythiir, se retirent de la partie est de leur royaume.
 -10270 CV : La retraite de Keltomir force les armées d’Aryvandaar et Ilythiir à s’affronter. La bataille fait rage sans interruption pendant deux siècles à travers les montagnes habitées par les géants et les plaines peuplées de wémics.
 -10110 CV : S’opposant à l’usage des Ilythiiri d la magie corrompue pour détruire les forêts elfiques, plus d’un millier de prêtres et de Hauts-Mages d’Illefarn et d’autres enclaves libres prient pour leur salut par Corellon Larethian et les dieux de la Seldarine.
 -10100 CV : Grâce à des dragons asservis et à divers autres pouvoirs, Les Ilythiiri détruisent Shantel Othreier, brûlant près des trois quarts de la forêt.
 -10000 CV : Le Banissement des Drows. La magie de Corellon Larethian répond aux prières des prêtres et des Hauts-Mages d’Illefarn, transformant tous les elfes noirs en drows. En deux mois, tous s’enfuient en Ombreterre. Fin de la quatrième Guerre de la Couronne.
La Cour elfique est proclamée par Corellon Larethian. Cent membres de chaque race elfique sont convoqués par Corellon Larethian dans une vaste forêt à l’est pour débattre des causes de leurs divisions.
 -9900 CV : Aryvandaar annexe Illefarn et le bois de Padhiver. Les elfes des deux pays fuient vers les restes de Shantel Othreier.
 -9800 CV : Une importante force de Llewyrr venant du bois de Padhiver échappe à l’oppression d’Aryvandaar et s’installe dans les îles Sélénaes. Leur nouveau royaume est baptisé Synnoria, du nom de la reine elfique qui amena les Llewyr jusqu’à ce sanctuaire.
Le bois de Yuir, au centre de ce qui sera plus tard l’Aglarond, est colonisé par des elfes verts rescapés des Guerres de la Couronne.
Les forces de l’Empire d’Aryvandaar occupent tous les royaumes elfiques de la Haute Forêt aux forêts méridionales d’Ilythiir. Ils commencent la colonisation d’Éternelle-Rencontre.
 -9600 CV : fondation de Guallidurth et établissement de la première civilisation drow de l’Outreterre.
Les attaques drow sur les forces d’Aryvandar empêchent l’empire de s’étendre encore et d’annexer Keltomir.
 -9200 CV : début de la cinquième guerre de la Couronne. Après délibération de la Cour Elfique, il apparaît que tous les problèmes viennent du clan Vyshaan, les dirigeants d’Aryvandaar. La décision est prise de les dépouiller de leurs titres de noblesse et de leur autorité afin de restaurer l’unité des elfes. Des espions rapportent cette décision à Giilvas Vyshaan qui, par désespoir, décide d’attaquer le premier.

Les Temps Fondateurs 
Les Temps Fondateurs, de -9000 CV à -3000 CV. Cette période voit l'émergence des premières civilisations humaines. Le Calimshan, Imaskar ou Néthéril sont fondés à cette période.
 -9000 CV : Fin des guerres de la Couronne. Chute de l’empire d’Aryvandaar. La plupart de la Haute-Forêt est abandonnée afin de laisser les dieux la restaurer. Keltomir et Illefarn (qui est s’allié avec Arprofond) sont les seuls royaumes elfiques à avoir survécu aux guerres de la Couronne. De nombreux elfes commencent une migration vers la Cour Elfique et la forêt qui l’accueille, Arcorar (qui sera plus tard appelée Cormanthor).
Les drows de l’empire de Telantiwar submergent les cavernes de ce qui reste de Bhearynden. Un important groupe de nains fuient leurs demeures souterraines et se réfugient à la surface de la Péninsule de Chult. Cette branche de la race prend le nom de nains sauvages.
Des escarmouches éclatent entre les huit royaumes du nord de Shanatar tandis qu’ils étendent leurs domaines. Ces escarmouches dégénèrent, jetant des milliers de nains dans une guerre fratricide.
 -8938 CV : La muraille Fléau des Requins - longue de  - est achevée dans le royaume sous-marin de Serôs. Les sahuagins à l'ouest de la muraille Fléau des Requins sont impitoyablement pourchassés et exterminés.
 -8830 CV : À Serôs les cinq Tunnels d'Iratis sont achevés à la fin de cette année.
 -8800 CV : Après une sécheresse de deux étés, l’attaque  d’un vol de dragons rouge sur le centre de la forêt de Keltomir provoque un incendie incontrôlable qui anéantit quatre clans d’elfes, onze campements de géants, au moins quatre dragons verts et des milliers d’hectares de forêt. Les elfes de Keltomir commencent à se diviser en clans séparés, et menacent l'unité de leur nation.
Les Grandes Cavernes de Bhaerynden s'effondrent, créant de la Grande Faille.
 -8600 CV : Evereska est fondée en secret par des survivants d’Eiellûr, Miyeritar et Orishaar dans les bois à l’est de la Haute-Forêt.
 -8500 CV : Chute de Keltomir : à la suite des ravages causés par les incendies qui ont frappé leur nation, les elfes de Keltomir se déploient sur trois forêts distinctes : la Forêt des Dragons, la Forêt de Téthyr et la Forêt de Darthiir (aujourd’hui la forêt de Mir).
Aelinthaldaar, capitale d’Illefarn, est fondée sur le futur site d’Eauprofonde.
 -8400 CV : Des elfes du soleil reviennent fonder Siluvanede sur les parties nord-ouest de la Haute Forêt.
 -8350 CV : Des tribus Imaskari s’établissent sur une vaste plaine fertile dans la zone qui deviendra plus tard le désert Raurin.
 -8298 CV : Début de la Deuxième Guerre de Serôs : l'empire elfe utilise les forces locathah pour rallier les locathahs esclaves de ses ennemis.
 -8282 CV : Fin de la Deuxième Guerre de Serôs : ce conflit marque la fin des Consortiums Kuo-Toa. Toutes leurs cités des cavernes le long des Plaines de Duna sont détruites, et leur peuple est massacré, si bien que les kuo-toans ont presque disparu de la mer Intérieure jusqu'à aujourd'hui.
 -8210 CV : Les clans elfes d'Ilodhar abandonnent ce domaine rendu trop dangereux par la présence des orques et des ogres. Plusieurs clans vont s'installer au nord de Rystallbois, tandis que d'autres migrent à l'ouest d'Arcorar.
 -8200 CV : Fondation d’Uvaeren. Son Premier Rysar débute avec le couronnement de son premier couronal.
 -8170 CV : Première Guerre de l’Araignée: les drows de Gallidurth profitent de la guerre civile qui fait rage entre les nains de Shanatar pour attaquer les cavernes d’Alatorin, éloignées de la ligne de front. Castel Brillehache est capturé, et les cavernes occupées.
 -8145 CV : Deuxième Guerre de l’Araignée : les huit rois régnants de Shanatar concluent un armistice et se retournent contre les drows, qui abandonnent les cavernes d’Alatorin. Après une victoire éclatante, les huit rois se promettent de ne plus jamais se faire la guerre. Les tribus de Shanatar sont unifiées sous le règne du roi Ultoksamrin. Les nains d’écus désignent cet événement comme le début du Second Âge de Shanatar.
 -8130 CV : Yrlaancel, la cité de la paix, est édifiée dans Rystallbois.
 -8123 CV : Des sorciers (appelés artificiers) Imaskari créent les premiers espaces extradimensionnels permanents. Leur fascination pour cette magie transforme rapidement l’architecture de leurs cités.
 -8100 CV : Shanatar est attaqué par les illithids d’Oryndoll. Les illithids sont repoussés mais dans leur fuite capturent le clan nain Duergar dans les cavernes de Barakuir. Les expériences psychiques que les flagelleurs mentaux leur feront subir des millénaires durant aboutiront à la création d'une nouvelle sous-race de nain, les nains gris (ou duergars).
 -8000 CV : Fondation de la communauté elfe de Semberholme, sur la rive ouest du Lac Sember.
 -7975 CV : Fondation d’Inupras, la cité impériale d’Imaskar. Le premier empereur Imaskari, Umyatin, prend le titre de Seigneur Artificier.
 -7950 CV : Établissement de liens commerciaux entre les nains de Shanatar et les elfes de Darthiir, Tethir et de la région de l’ancien Shantel Otheier.
 -7800 CV : La région qui deviendra le Calimshan voit l’arrivée des Djen'the, une horde de génies (djinns) flanquée de leurs esclaves humains et halfelins, conduite par Calim, le Seigneur Djinn. Ils contrôlent rapidement toutes les terres au sud des Montagnes Mouvantes, et bâtissent en un temps record la cité de Portcalim.
 -7790 CV : Un vol de dragons détruit la cité de Portcalim. Grâce à leurs enchantements, les génies rebâtissent la cité en moins d’un an et entrent en guerre contre les dragons. En un siècle, tous les dragons de la région seront exterminés.
 -7700 CV : Des brigands marids originaires de l'Empire de Calim meurent à Selmaryl, ce qui déclenche une guerre avec les elfes aquatiques. En une seule année, les marids secondés par leurs janns se répandent dans tout Serôs, concluant des alliances avec les autres races aquatiques. Ils créent leur état sous le Plateau de Hmur, une position stratégique qui leur permet de prélever un tribut conséquent à leurs voisins.
 -7690 CV : Le génie Calim conclut un accord avec les elfes et les nains, définissant la frontière de son royaume le long de la rivière Agis.
 -7600 CV : Les grandes cavernes de Bhaerynden s’effondrent, créant la Grande Faille. L’empire drow de Telantiwar est anéanti par la chute de la caverne de Baerynden. Des réfugiés drows s’établissent dans des cavernes plus petites au nord, au sud et à l’ouest de la Grande Faille.
Les nains établissent le Royaume Profond, occupant les tunnels et les cavernes situées sous le Shaar Oriental. Avec le temps, ces nains seront connus comme les nains d’or.
Fondation de la cité drow de Llurth Dreier, la cité de la Vase.
Fondation de Sharrven dans la partie sud de la Haute-Forêt, par des elfes de la lune en désaccord avec l'élitisme grandissant de Siluvanede.
 -7400 CV : Chute du royaume elfique d'Ilodhar, vaincu par une horde d'orques.
Le Troisième Rysar d'Uvaeren débute après la mort du Couronal dans un accident de chasse. Le nouveau Couronal, Kiyuigh, est un guerrier accompli, qui se lance dans une série de raids contre les orques et les géants qui pullulent dans les montagnes.
 -6950 CV : Des elfes des étoiles commencent à gagner le bois de Yuir (Aglarond).
 -6900 CV : Le Couronal Kiyuigh meurt au combat, lors de son centième assaut, entraînant le Quatrième Rysar d'Uvaeren. Le nouveau Couronal, le sage aveugle Eltaor, redonne à Uvaeren son lustre de royaume lettré.
 -6800 CV : Arrivée de l’Armée du Feu, menée par l’éfrit Memnon, au nord de la rivière Agis. Il y fonde le royaume de Memnonnar.
Fin du Troisième Rysar à Rystallbois, et début du Quatrième lorsque Naevys Caersaelk devient la première femme elfe à accéder au titre de Couronal dans les royaumes d'Arcorar.
 -6600 CV : Fondation de Yuireshanyaar par des elfes verts et des elfes des étoiles.
 -6500 CV : Ere du Ciel Embrasé : Memnon et Calim engagent leurs armées dans une guerre sans merci qui durera quatre siècles, et dont résultera le désert Calim, après vingt-deux batailles titanesques.
Mort du Couronal Hoccar, et début du Troisième Rysar de Jhyrennétoile lorsque la nièce de Hoccar, Haalija, devient Couronal.
 -6422 CV : Fondation de la cité Imaskari de Solon.
 -6200 CV : Début du Cinquième Rysar de Rystallbois, sous le règne du Couronal Esyae, fille de Naevys.
 -6150 CV : Troisième Guerre de l’Araignée : les drows de Guallidurth attaquent une nouvelle fois les cavernes d’Alatorin. Les nains sont contraints de se retirer, abandonnant derrière eux la Citadelle Brillehache. Ils parviennent toutefois à emporter dans leur retraite le Trône des Dragons.
 -6100 CV : Fin de l’Ère du Ciel Embrasé : les elfes ont recours à la Haute Magie pour emprisonner les esprits de Calim et Memnon dans le sol et l’air, les laissant se battre pour l’éternité dans le résultat de leurs combats, le désert Calim.
 -6060 CV : Des éclaireurs nains sont envoyés en surface où ils s’allient aux humains en esclavage de la région pour chasser les génies survivants. Avec leur aide, la rébellion est un succès. La nation de Coramshan est fondée, Portcalim et Keltar sont reconstruits.
 -6000 CV : Des nomades humains commencent à occuper le Shaar en grand nombre et commercent avec les nains d’or près de la Grande Faille.
Des humains partent explorer les forêts de Lluirbois et y rencontrent trois races distinctes de halfelins.
Des elfes d'Evereska retrouvent par hasard l'emplacement du tombeau de Hssthak. Conscients de la menace que cela représente, six d'entre eux acceptent de devenir des momies afin de garder les lieux éternellement
Début du Quatrième Rysar de Jhyrennétoile.
 -5960 CV : Les nains de Shanatar investissent la surface sur les terres au nord des montagnes Mouvantes, établissant le royaume de Shanatar ‘’la Haute’’ (par opposition à Shanatar la Profonde). Les nains d’écu considèrent cet événement comme le début du Troisième Age de Shanatar.
 -5800 CV : Fondation du Jhaamdath au nord de la grande forêt connue aujourd’hui sous le nom de Bois de Chondal.
 -5700 CV : La renommée de la Bibliothèque d'Intevar, située à Uvaeren, s'étend dans les territoires elfiques. Celle-ci renfermerait la totalité du savoir des elfes.
 -5660 CV : La Bibliothèque d'Intevar et plusieurs places fortes d'Uvaren sont attaquées par des mages elfes désireux de s'emparer des secrets de la Haute Magie, sans succès. Intevar meurt d'une blessure empoisonnée lors des affrontements et c'est Dame Mnuvae, son épouse, qui devient le nouveau Couronal. Cela marque le début du Sixième Rysar.
 -5600 CV : Apogée de Shanatar ‘’la Haute’’.
 -5590 CV : Mhaenal devient le sixième Couronal de Rhystallbois après la mort d'Esyae, son frère, lors d'un rituel de Haute Magie.
 -5400 CV : Des nains tuent des humains pilleurs de tombes, parmi lesquels l’héritier au trône de Coramshan. L’incident provoque trois millénaires de guerre entre les nains de Shanatar et les humains de Coramshan.
 -5350 CV : Nedeheim, un royaume de géants situé près des monts Brumeux, est détruit par les armées de Shanatar ’’la Haute’’. Seuls une poignée de clans survivent.
Le Murabir (seigneur de guerre) Mir de Coramshan attaque la partie sud de Shanatar ‘’la Haute’’ pendant que les nains sont occupés par la guerre avec les géants du nord.
 -5330 CV : La cité naine d’Iltakar (aujourd’hui les ruines de Soonach) tombe face aux forces de Mir de Coramshan.
 -5300 CV : Le premier royaume de Mir est fondé sur les terres à l’ouest de la forêt Darthiir et au sud de la rivière Ith. Durant les trois prochains siècles, Mir et Coramshan s’étendront vers l’est, se partageant les terres conquises jusqu’à leur rencontre avec les forces de Jhaamdath le long du Lac de Vapeur. Jhaamdath, Mir et Cormshan se disputeront pendant des siècles la domination de la zone.
Les elfes de Siluvanede érigent un mythal dans la cité d’Adofhaeranede et la renomment Myth Adofhaer.
 -5225 CV : Le royaume nain d’Oghrann est établi sous les plaines de la Cuve.
 -5112 CV : Début des Guerres de la Toile Embrasée : un conflit politico-religieux de près de trois siècles va opposer à Llurth Dreier les drows adorateurs de la Reine Araignée (Lloth) à ceux de Celui Qui Observe (Ghaunadaur).
 -5005 CV : Coramshan et Mir concluent une trêve dans la guerre qui les oppose à Jhaamdath. Le traité limite leur expansion vers le Lac de Vapeur.
 -5000 CV : Coramchan et Mir s’unissent sous la férule d’Ukhar IV pour former l’empire de Calimshan, s’étendant sur toutes les terres au sud de la rivière Ith et à l’ouest du Lac de Vapeur.
Les Douze Nuits de Feu : Ulvaeren est frappé par une météorite dont l’impact et les douze jours d’incendie qui s'ensuivent ouvrent une immense clairière dans la forêt de Cormanthor. Le Couronal et la quasi-totalité des membres des maisons nobles meurent instantanément dans la déflagration. Rystallbois devient une forêt et un royaume séparés du reste de la Cour Elfique. 
Des survivants de la Maison Dlardrageth, un clan d’elfes du soleil à demi démons, fuient d’Arcorar vers Siluvanede.
Des tribus humaines s’installent en Rashéménie.
 -4974 CV : Le royaume nain de Haunghdannar est établi le long de la côte des Épées.
 -4973 CV : Fondation de la cité drow de Sshamath, la cité des Sombres Toiles.
 -4970 CV : Le Couronal Mhaenal est tué dans sa chambre à coucher par des monstres invoqués là par magie. L'enquête pour découvrir les responsables va durer presque un siècle.
 -4900 CV : Une épidémie ravage les cités Calimshites de Portcalim et Almraiven. Appelée la Peste des Guerriers, elle se manifeste par un état second de rage violente et aveugle, et se transmet par le sang. Les forces militaires sont donc particulièrement touchées.
 -4880 CV : Les trois nobles responsables de la mort de Mhaenal sont démasqués. Celui qui a lancé le sort d'invocation est exécuté, les deux autres bannis de Rystallbois et d'Arcorar. Injros devient le nouveau Couronal.
Fondation par les nains de Gharraghaur, près du site de l'actuelle Mirabar.
 -4800 CV : La maison Dlardrageth corrompt de nombreuses maisons d’elfes du soleil de Siluvanede et, en les encourageant à s’unir à des démons, créent les fey’ri. Les maisons fey’ri dissimulent leur héritage et gagnent en pouvoir au sein du royaume.
 -4770 CV : Deux épidémies terribles frappent presque coup sur coup Portcalim. D'abord la Peste de la Terreur, qui cause des hallucinations de créatures spectrales et terrifiantes à ceux qui en sont atteints. Tout le front de mer et une partie de la ville sont détruits par les incendies ainsi créés par la paranoïa qui s'empare de la population. Puis, une semaine plus tard, c'est au tour de la Peste du Crépuscule, qui emporte la majeure partie des habitants, dont plus de la moitié de la famille régnante du Calimshan, les Marekh. Portcalim est abandonnée et restera déserte pendant près d’un siècle.
 -4700 CV : Des nobles de Sharrven souhaitant réduire les ambitions des elfes de Siluvanede fondent le royaume d’Eaerlann sur les ruines d’Aryvandaar.
 -4500 CV : Début de la Guerre des Sept Citadelles, parfois considérée par les elfes comme la sixième Guerre de la Couronne.  Des Hauts-Mages venus de Cormanthor traquent la maison Dlardrageth jusqu’à un repaire secret sous la Corne d’Ascal. Avec l’aide de forces d’Eaerlann, ils tuent de nombreux Dlardgareth. Les maisons fey’ri de Siluvanede, alliées des Dlardgareth répliquent. Sarya Dlargareth et ses fils sont capturés mais les fey’ri continuent le combat.
 -4440 CV : Eaerlann prend le dessus dans la guerre qui l’oppose à  Siluvanede. Les Siluvanedenn ouvrent de nombreuses anciennes citadelles d’Aryvandaar et équipent leurs guerriers d’armes Vysantaar. Cette méthode jette à son tour le royaume de Sharrven dans la guerre.
 -4420 CV : Fondation du royaume de Besilmer, un des rares royaumes nains à la surface en dehors de Shanatar la Haute.
 -4400 CV : Le Retour des Ténèbres : une force combinée de duergars et de drows attaquent la Cour Elfique et le royaume des nains de Sarphil. La Cour Elfique est pillée et abandonnée, et Sarphil est scindé en deux et gouverné par les envahisseurs. La plupart des chefs de clans elfes sont tués, ainsi que les deux couronals de Rystallbois et de Jhyrennétoile.
L'archer-garde Shevarash, dans une prière teintée de colère à Corellon, promet de devenir la Main de la Seldarine contre les elfes noirs pour venger la mort de sa famille. Il jure de ne sourire que lorsqu'il aura vaincu Lolth et ses disciples.
 -4300 CV : Fin de la Guerre des Sept Citadelles : Eaerlann annexe Siluvanede. Horrifiés par la corruption fey'ri, les Hauts Mages siluvanedenn qui n'en ont pas été atteints placent la cité de Myth Adhofaer en stase magique, espérant ainsi pouvoir échapper aux maisons fey'ri dans un lointain avenir. La plupart des guerriers fey'ri survivants sont emprisonnés à Nar Kerymhoarth (aujourd'hui le Donjon Sans Nom), mais certains échappent à la capture et vont perpétuer en secret leur héritage démoniaque.
 -4160 CV : Fondation par les nains d'écu du royaume d'Ammarindar, sous les Pics Gris.
Déclin et chute de Besilmer.
 -4070 CV : Shevarash meurt mais accède au statut de demi-dieu de la Seldarine, sous le nom de l'Archer Noir. Il poursuit son combat contre les drows et Lolth.

L'Âge de l'Humanité 
L'âge de l'Humanité, de -3000 CV à +1000 CV. Cette période voit le déclin des premiers grands empires humains, bientôt remplacés par d'autres pour dessiner peu à peu la carte des royaumes d'aujourd'hui.
 -2637 CV : Fondation de Mezro, dans le royaume de Chult, par l'avatar d'Ubtao, le Père des Dinosaures.
 -2489 CV : La Venue des Dieux-Rois : les dieux du peuple esclave des Imaskari parviennent à franchir les barrières planaires qui protègent Toril en y envoyant de puissantes manifestations d'eux-mêmes, menées par leur ancien dieu Ptah. Ces manifestations vont à leur tour se subdiviser en formes mineures d'essence divine, les incarnations. Remontant jusqu'aux plaines fertiles d'Imaskar, ces incarnations charismatiques vont se mêler à leur peuple, les inspirer et les conduire à la révolte.
 -2488 CV : L'incarnation du dieu Horus tue Yuvaraj le Seigneur Artificier, Empereur des Imaskari, alors que la révolte des esclaves bat son plein. La cité d'Inupras tombe, marquant de fait la fin de l'Empire Imaskar. Les destructions qui vont s'ensuivre vont créer le Désert du Raurin. Les états-satellites de Durpar et de Gundavar, privés de guides, sombrent dans la barbarie.
Fuyant les massacres, un petit groupe d'Imaskari, mené par Ilphemon, s'enfonce en Outreterre.
 -2487 CV : Les anciens esclaves libérés du joug Imaskari émigrent vers l'ouest, jusqu'à la Mer d'Alambre.
 -2482 CV : Des mages Néthérisses de la Maison Orgoth bâtissent une villa fortifiée dans la partie sud de la Haute Lande, près des Collines du Serpent. Ils vont y mener, plusieurs générations durant, des recherches sur les dragons de Féérune.
 -2481 CV : Ilphemon et ses compagnons fondent en Outreterre Imaskar des Profondeurs.
 -2439 CV : Les Araignées de Feu : les drows parviennent à incendier la partie sud de Rystallbois en utilisant des araignées créées spécialement pour l'occasion à partir de feu magique. L'été ayant été long et sec, les flammes se propagent rapidement, et plus de 25 lieues de forêt sont réduites en cendres, principalement au sud de la rivière Tesh.
 -2135 CV : Le dieu Rê fonde la cité de Skuld et l'appelle la Cité des Ombres. Celle-ci devient rapidement la capitale d'une nouvelle nation, la Mulhorande.
 -2087 CV : Le dieu Enlil trouve des perles sur la côte ouest de l'Alambre. Il y fonde Unthalass la Cité des Gemmes, qui va devenir la capitale de la nouvelle nation d'Unther.
 -1967 CV : Unther et la Mulhorande s'affrontent pour la première fois, le long de la Rivière des Épées. Les deux nations recrutent des mercenaires parmi les tribus Rashémites, Raumviraines, Sassrites et Narites.
 -1961 CV : Les Dieux-Rois de Mulhorande et d’Unther s'accordent pour définir la Rivière des Épées comme frontière commune entre les deux pays.
 -1088 CV : Les premiers échanges commerciaux ont lieu, sur le futur site d'Eauprofonde, entre les tribus barbares locales et les marchands du Sud.
 -1075 CV : Guerres Orques dans le royaume de Thay.
 -1071 CV : Assassinat de la divinité mulhorandienne Ré par le dieu orque Gruumsh ; premier déicide répertorié.
 -1069 CV : Défaite des orques à Thay ; la plupart s’enfuient vers le nord et l’ouest.
 -900 CV env : Émergence de Narfell et Raumathar.
 -700 CV env : Le Vastar des orques dans le Vaste.
 -734 CV : Enlil décide de quitter Toril. Son fils Gilgeam devient le Dieu-Roi d'Unther.
 -699 CV - L'Année des Lames de Lune Entrechoquées : Les elfes du soleil abandonnent Yuireshanyaar pour Sildëyuir. De nombreux elfes verts font le choix de rester dans le Bois de Yuir.
 -697 CV - L'Année des Géants Furieux : Apparition de drows dans les cités de Portcalim, Manshaka et Almraiven. Ils y établissent des avant-postes qu'il tiendront plusieurs décennies durant.
 -696 CV - L'Année des Grandes Pluies : Naissance de Karsus, futur archimage de Néthéril.
 -691 CV - L'Année du Feu Dérobé : Une attaque de drows à Portcalim détruit le Palais du Calife, entraînant la mort de toute la dynastie des Vihad. Le qayadin (général) des sadimmin prend le pouvoir sous le nom de Syl-Pacha Akim el-Ehjoliq.
Le Calimshan commence à coloniser les rives du Lac de Vapeur au-delà de la Péninsule de l'Alimir.
 -690 CV - L'Année des Débuts Fragiles : Fondation dans le Nord de Blingdenpierre, une importante communauté de gnomes des profondeurs (ou svirfneblins).
Menacées par des attaques répétées de yuan-ti, les tribus Lapal de la Mer Étincelante se regroupent et fondent la nation Lapaliiya. Sheirtalar en devient la capitale.
 -681 CV - L'Année des Cauchemars : Des arcanistes néthérisses émigrent vers le Demi-plan des Cauchemars. Les énergies magiques de ce lieu transforment progressivement leurs descendants en créatures horribles et contrefaites, connues sous le nom de Parade de Nuit.
 -677 CV - L'Année des Regards Fervents : Les drows de la cité de Karsoluthyil (située sous la Mer Inviolée, à l'ouest l'embouchure de la Chiontar) lancent leurs premières incursions contre les nains de Melairbode.
 -676 CV - L'Année des Tempêtes Déchaînées : Une infection pulmonaire aiguë ravage les cités de Portcalim, Tashalar et Almraiven. Elle est appelée la Peste des Temples lorsqu'il est avéré que les prêtres l'ont involontairement transmise en voulant soigner les premiers infectés.
 -674 CV - L'Année des Nains Assiégés : Karsus crée l'enclave flottante d'Eileanar.
 -670 CV - L'Année des Voiles Repliées
 -669 CV - L'Année des Gelées d'Été
 -665 CV - L'Année des Ruines Effondrées : Un tremblement de terre de grande magnitude secoue les Montagnes Néthères. Tzindylspar, la Cité des Rubis, est rayée de la carte.
 -664 CV - L'Année de la Chance qui Tourne : En Calimshan, les drows attaquent et s'emparent la cité de Keltar. Malgré les troupes dépêchées par Portcalim, qui reprennent la ville,  sont emmenés par les elfes noirs comme esclaves en Outreterre.
Les Parchemins Néthérisses restants sont volés durant leur transfert vers Eileanar.
 -649 CV - L'Année de la Pluie de Cuivre : Une grande partie de Portcalim est détruite à dessein par le Syl-Pacha, ses guerriers et ses mages, afin de mettre un terme à la présence occulte des drows dans la cité : des bâtiments sont rasés ou incendiés, et les accès à l'Outreterre murés.
 -645 CV - L'Année de l'Ambre Éternelle : Naissance de Telamont Tanthul, qui deviendra plus tard le Seigneur Ombre.
 -634 CV - L'Année des Ténèbres Moindres : Une cabale de nécromanciens maléfiques renverse l'héritier d'Ilphemon et massacre les membres de sa famille, mettant ainsi un terme à la lignée des seigneurs Imaskari.
 -628 CV - L'Année des Couronnes Vides : Les nains du Clan Ferécu abandonnent Andalbruin pour Tournepierre, plus facile à défendre.
 -626 CV - L'Année des Serments Abandonnés : Un groupe de magiciens néthérisses, l'Ordre de Selskar, bâtit une école de magie dans les ruines d'Andalbruin, appelée la Tour de l'Étoile.
 -623 CV - L'Année des Ailes Rognées : Narfell, dont les velléités expansionnistes ne sont pas un secret, essaye d'envahir la Mulhorande par la mer, sans succès. Raumathar se joint à la bataille contre les forces de Narfell, dans lesquelles on trouve des démons spécialement invoqués pour l'occasion.
Fondation du Royaume de Durpar par le Maharadjah Udandwi, qui parvient à unifier sous une même bannière toutes les communautés marchandes de la côte des Eaux Dorées.
 -620 CV - L'Année des Âmes Nobles : Après soixante années d'âpres négociations, le Syl-Pacha de Calimshan obtient en secret de la Mère Matrone de Guallidurth le retrait des drows des souterrains de Portcalim et d'autres villes du pays, en échange d'accords commerciaux exclusifs. Le retrait complet prendra presque un siècle.
 -612 CV - L'Année du Deuil Brutal : Naissance à Semberholme d'Eltargrim, septième fils du Couronal de Cormanthor.
 -599 CV - L'Année des Messagers Pressés : La Peste Arachnide : une cruelle épidémie décime plus du tiers de la population de Calimshan. Les victimes sont couvertes de plaies profondes gorgées d'œufs d'araignée, et meurent lors de l'éclosion des insectes.
 -585 CV - L'Année de la Terre Grondante : Harska Thaug, un seigneur de guerre troll, rassemble une armée de ses semblables et d'orques dans l'Épine Dorsale du Monde. De là, il conduit cette horde jusqu'au royaume elfique de Rilithar. Il pense pouvoir s'emparer de la Tour de l'Étoile, mais ses occupants invoquent un puissant seigneur slaad, Bazim Gorag le Porteur de Feu, qui détruit la quasi-totalité des envahisseurs.
 -584 CV - L'Année des Pyramides : Harska Thaug, qui a réchappé au massacre, rassemble une nouvelle horde encore plus nombreuse, et parvient, au prix de lourdes pertes, à abattre la Tour de l'Étoile et à mettre ainsi fin à l'existence de l'Ordre de Selskar.
 -569 CV - L'Année des Sabres de Soie : Des navires de commerce calishites débarquent pour la première fois à Sheirtalar, remplis de produits luxueux inconnus de la population locale. La route commerciale avec le Lapaliiya est ouverte, et les campements tribaux des Lapals deviennent rapidement des villes.
 -555 CV - L'Année des Magies Furtives : Les gnomes de Songfarla sont attaqués par les forces démoniaques de Narfell. Après avoir repoussé l'assaut, ils entourent leur cité de puissantes illusions qui la rendent invisible.
 -553 CV - L'Année du Vin Abondant : L'arcaniste néthérisse Telamont Tanthul découvre le Plan de l'Ombre.
Tashluta et le Talashar sont colonisés à la fois par des Lapals et des marchands de Calimshan.
 -550 CV - L'Année de la Poussière Brillante : Le Roi Azkuldar III d'Ammarindar crée la Xothol, une école de magie chargée de trouver les meilleures défenses contre la menace grandissante des Néthérisses.
 -547 CV - L'Année des Arbres Abattus
 -530 CV - L'Année des Moyens Inappropriés : Fin de la Guerre de la Nuit : les drows ne s'attaqueront désormais plus à Calimshan. Le bilan est très lourd : 75000 calishites de tous âges et sexes enlevés en surface pour être réduits en esclavage,  tant chez les humains que chez les elfes noirs et les duergars.
 -511 CV - L'Année des Stalactites Dangereux : Noire Imaskar, la Cité du grand Sceau, est libérée des seigneurs nécromanciens par la championne charismatique Chaschara. Elle se proclame aussitôt Dame Protectrice du Royaume.
 -500 CV - L'Année des Licornes Galopantes : Dans le Nord, les nains de Delzoun bâtissent la Citadelle de Sundbarr. Il s'agit, comme pour la Citadelle d'Adbar, d'un édifice principalement souterrain, avec seulement quelques structures en surface.
 -496 CV - L'Année des Chemins Secrets : Après un déclin de plusieurs siècles, la population de la cité gnome de Songfarla augmente brutalement avec l'arrivée de quatre nouveaux clans.
 -470 - L'Année de la Flamme de la Perdition : Début des Guerres de l'Ombre : Cormanthyr et Rystallbois affrontent les forces de la Tour Tordue.
 -461 CV - L'Année des Fiers Pionniers : Les phaerimms commencent à utiliser les puissantes incantations qui vont progressivement flétrir la région du bas Néthéril et la transformer en désert, celui d'Anauroch. Les effets de cette magie vont commencer à se faire ressentir dix ans plus tard, et entraîner un exode massif de néthérisses.
 -446 CV - L'Année des Moments Précieux : La quasi-totalité de la flotte calishite est incendiée dans l'enceinte même du port de Portcalim. L'incendie va se propager aux bâtiments de la ville, dont plus de la moitié vont finir en cendres. Cela met fin à la domination de Calimshan sur le Lac de Vapeur et la Mer Étincelante.
 -427 CV - L'Année des Tempêtes Déferlantes : La magie des phaerimms abat les cités flottantes de Lhaoda et de Tith Tilendrothael. Les autres enclaves néthérisses érigent des contre-sorts contre ce type d'attaque.
 -425 CV - L'Année des Voix Ancestrales : Des colons néthérissent refondent Illusk et en font une magocratie. Le groupe régnant d'arcanistes, appelé la Grande Cabale, nomme à la tête de la cité un de leurs pairs, Fynran le Seigneur de la Flamme.
En Mulhorande, des paladins d'Osiris détruisent la cité de Sekras.
 -420 CV - L'Année des Menottes
 -417 CV - L'Année des Lumières Portuaires
 -412 CV - L'Année des Monarques Fatigués
 -408 CV - L'Année des Dragons Assoupis : Karsus découvre la magie lourde. Mais, lors de la phase d'expérimentation, il tue accidentellement l'arcaniste renégat Wulgreth de Néthéril et le transforme en liche.
 -400 CV - L'Année des Cieux Dorés : Augathra la Démente commence son périple à travers les Royaumes. En se basant sur les travaux de prophètes l'ayant précédée, notamment le prophète et mage néthérisse connu sous le nom de « Terraprophète », elle va durant le jour concevoir la Chronique des Âges (base des interprétations d'Alaundo). Mais la nuit, terrassée par de sombres visions de cauchemar, elle détaille une tout autre série de noms, les Chroniques Sombres, qui vont disparaître avec elle.
 -395 CV - L'Année des Visages Cendreux : Fildaerae, la Flamme de Nuit, laranla d'Arprofond, est tuée lors d'un raid orque. Sa petite-nièce Imdalace lui succède.
 -394 CV - L'Année de la Vision Obscurcie
 -393 CV - L'Année des Vents Brûlants : Un mage inconnu, peut-être un arcaniste renégat de Néthéril, unit par la force les tribus goblinoïdes des Plaines Venteuses (dans les sud de l'actuel Anauroch), se proclame Grand Hlundadim et donne le nom de Hlundadim au territoire qu'il contrôle.
 -392 CV - L'Année des Épouvantails Sordides
 -390 CV - L'Année des Enchanteurs : Le Seigneur Ombre commence à fréquenter la belle barde Alashar Pleurevents de Xilenlal.
 -387 CV - L'Année des Murailles Effondrées : Zazesspur, cité sous contrôle calishite, est attaquée et mise à sac lors d'un raid surprise par des barbares du Téthyr. Deux des fils du Pacha sont tués lors du pillage. Pendant les dix années qui vont suivre, le Calimshan va lancer des représailles contre le Téthyr.
 -379 CV - L'Année des Idoles Dansantes : Les tribus de hobgobelins du sud s'unissent sous la bannière de leur premier roi, et fondent un royaume dans les ruines de Holorarar, une ancienne province du Shanatar.
 -375 CV - L'Année de l'Étreinte du Crépuscule : La Peste Impériale : une terrible épidémie de peste va ravager durant six années la partie orientale de la Côte Étincelante et les colonies du Lac de Vapeur. En Calimshan, Portcalim perd un tiers de sa population, y compris la plupart des membres de la famille régnante, les Axash. Lapaliiya n'est pas épargnée, et son âge d'or prend brutalement fin. Enfin, le Tashalar perd un habitant sur deux.
Fondation de Myth Daraalis dans l'actuelle Forêt de Mir, une cité qui offre un refuge à tous les elfes et les gnomes fuyant leurs ennemis.
 -374 CV - L'Année du Fracas : Les prêtres de Talona profitent que Portcalim a été abandonné aux mains des voleurs, brigands, esclaves en fuite et autres nécromanciens, à cause de la peste, pour s'en emparer et bâtir un temple dédié à la déesse des Poisons.
 -373 CV - L'Année des Pierres Murmurantes : La Basilique de la Nuit, l'imposant temple de Shar à Portcalim, et l'un des derniers lieux non encore contrôlé par adorateurs de Talona, est pris d'assaut. Ses prêtres sont contraints d'abandonner le bâtiment, qu'ils font s'écrouler sur les agresseurs, et emportent richesses et reliquaires dans les souterrains de la cité, où ils édifieront bientôt un nouveau lieu de culte, le Temple de la Vieille Nuit.
Fondation de Lhesper par des réfugiés Lapals qui fuient la peste qui fait rage en Lapaliiya.
 -372 CV - L'Année du Hibou Vigilant : Les elfes d'Eaerlann fondent la Corne d'Ascal.
 -371 CV - L'Année des Bruines : Bien qu'il ait déjà vécu plusieurs siècles, l'arcaniste néthérisse Ioulaum devient liche et installe son repaire souterrain dans le nord d'Outreterre.
 -370 CV - L'Année de l'Armure Louée : Fin de la Peste Impériale : le Syl-Pacha Akkab el Evyrtaan réinvestit Portcalim avec sa cour et ses troupes. Il y ordonne le massacre de tous les habitants, considérés au mieux comme des pestiférés, au pire comme des traîtres et des renégats. Les survivants, y compris une partie du clergé de Talona, fuient dans les souterrains de la ville.
Début des travaux visant à renforcer les défenses de la Citadelle Adbar.
 -361 CV - L'Année des Mageserpents : Un groupe d'ophidiens découvre par hasard une ancienne cité sarrukh, dans l'actuelle Forêt des Dragons. En l'explorant, ils tombent sur un artefact, la Fontaine Naja, gardée par Terpenzi, un puissant ha-naga. Ce dernier, se prétendant Prophète du Monde des Serpents, se proclame Roi de Najara et entreprend de réunir sous sa bannière les tribus ophidiennes de la région.
 -354 CV - L'Année des Maints Jabots : En Anauroch, premier conflit ouvert entre les phaerimms et les sharns.
L'arcaniste Melathlar fuit Néthéril pour se réfugier à Illusk. Redoutant des attaques de phaerimms, il sacrifie sa vie à l'occasion d'un rituel magique exceptionnel qui va conduire à la création de la Tour de l'Hôte ainsi que de puissants sorts de protection autour de la ville.
 -351 CV - L'Année des Routes Ténébreuses : Alors que les sorts des phaerimms spolient peu à peu le centre de Néthéril, et que des émeutes commencent à affecter les villes, plusieurs arcanistes néthérissent abandonnent leurs domaines pour explorer l'Outreterre et y trouver un lieu sûr pour y bâtir une cité.
 -350 CV - L'Année des Mots Veules : Le phénomène de migration de Néthéril vers Illusk bat son plein. De nombreuses villes sont purement et simplement vidées de leurs habitants, qui fuient vers l'ouest.
Trois puissants sorciers phaerimms renversent les tyrannœils d'Ooltul en Outreterre.
 -349 CV - L'Année des Braconniers Intrépides : Le mage néthérisse Saldrinar détruit le dragon de topaze Kisonraathiisar, qui régnait sur Port-Ponant, et devient le premier souverain humain de la cité.
 -345 CV - L'Année du Bon Courage : Arthindol, le  « Terraprophète », fait sa dernière apparition dans l'enclave de Karsus. Il y annonce que la déesse Mystryl va être confrontée prochainement à son plus grand défi, une épreuve qui pourrait transformer à jamais la magie telle qu'elle est perçue.
 -343 CV - L'Année de la Moelle des Os Gelée : Les nains polaires de Dareth sont attaqués par les forces de Hoarfaern, un royaume de dragons blancs, et contraints de fuir plus profondément sous terre.
 -339 CV - L'Année des Toiles Écartées : La Chute de Néthéril : dans sa folie, Karsus lance le sort Avatar de Karsus, le plus puissant des sortilèges ayant jamais existé. Ce faisant, il dépossède temporairement la déesse Mystryl de tous ses pouvoirs, mais il est incapable de contenir et de contrôler ce brutal afflux d' énergie. La Toile s'effondre, et les fières cités flottantes néthérisses s'écroulent au sol les unes après les autres. Afin de préserver la magie dans Féérune, Mystryl se sacrifie et se réincarne en Mystra. Elle sauve trois cités de la destruction totale : Anauria, Asram et Hlondath. Deux autres cités évitent le cataclysme en se transportant avec leurs habitants en dehors de Néthéril : Selûnarra aux Portes de la Lune, et Tultanthar sur le Plan de l'Ombre. L'archimage Raumark parvient à conduire une flotte de vaisseaux célestes jusqu'au bassin de Halruaa, tandis que Larloch échappe à la destruction de la cité de Jiksidur. L'enclave souterraine de Sargauth, située sous Montprofond, est en partie détruite. Les arcanistes qui s'y trouvent sont transformés en puissants morts-vivants magiques qui deviendront par la suite célèbres sous l'appellation de Crânes de Port-Crâne.
Dans la mer des Étoiles déchues, un gigantesque tourbillon creuse les eaux jusqu'au mythal de Myth Nanthar, détruisant de nombreux édifices et entraînant par les fonds tous les navires à proximité. Les cités de Nhalloth et de Sakkors s'y abîment corps et biens. Portcalim subit également le contrecoup de la catastrophe : privés brutalement des enchantements qui les protégeaient, tours, flèches et palais s'écroulent. Deux sabbans sont détruits, causant la mort de près de 7000 personnes.
On retrouvera le corps de Karsus dans la partie orientale de la Haute Forêt.
 -338 CV - L'Année des Torches Vacillantes : Le bey de Runlatha et les nains d'Ascore conduisent en sécurité un groupe de réfugiés néthérisses en empruntant la Basse Voie, un réseau de souterrains. Ces réfugiés continuent ensuite leur périple vers l'ouest de Delzoun, avec l'espoir de pouvoir fonder un nouveau royaume.
 -335 CV - L'Année des Sept Esprits : L'arcaniste Maellin d'Illusk charge Immar Creuseprofond et d'autres artisans de Delzoun de l'édification de la cité souterraine de Gauntlgrym, dans les Escarpes.
 -334 CV - L'Année de la Furie des Trois Mers : Les nains bâtissent le Fortin de Besendar, sur le site de l'actuelle Everlund.
Un groupe d'arcanistes néthérisses fonde la cité de Helbrester dans les Îles Nélanthères.
 -333 CV - L'Année des Modestes Refuges : Les elfes de la Corne d'Ascal et les nains de la Citadelle Sundbarr accueillent les réfugiés humains de Néthéril.
Alors que la Mer Étroite est en train de s'assécher, les nains d'Ascore abandonnent petit à petit le site.
 -331 CV - L'Année des Ombres Fugaces : Les armées elfes des couronals Tannivh de Cormanthyr et Connak de Rystalbois prennent d'assaut la Tour Tordue, percent ses défenses et mettent en déroute les esclavagistes drows qui s'y trouvaient. Dans la bataille, le seigneur elfe Orym Chantefaucon est tué; sa dépouille, ainsi que sa fameuse épée magique, la Lame du Soldat, sont emportées en Outreterre comme prises de guerre par la poignée de drows qui a réussi à s'enfuir.
La tour devient un temple dédié au culte d'Eilistraée.
 -330 CV - L'Année des Quêtes Vides : Le Bey de Runlatha meurt en combattant Zukothoth, un démon nalfeshnee, près de la frontière occidentale de Delzoun. Runlatha s'éparpille en petits clans familiaux qui retourneront progressivement à une existence plus primitive, et deviendront des siècles plus tard les clans barbares d'Uthgardt.
 -329 CV - L'Année du Feu Glacé : Les nains du Clan Brisécu, de la Citadelle Sundbarr, fuient leurs mines et leurs foyers à l'approche d'un groupe de nains renégats de la Citadelle Felbarr, qu'ils croient être porteurs d'une maladie mortelle. Leur incroyable voyage va les emmener vers l'est, à travers Haute Glace, jusqu'au royaume de Dareth.
 -327 CV - L'Année des Tombeaux Ouverts : Les nains du clan Brisécu arrivent à Dareth, où ils trouvent leurs cousins polaires en butte aux assauts de Hoarfaern. Leur ayant porté secours, ils rejoignent ensemble un sommet à l'écart, qu'ils nomment le Mont Sundabar en hommage à leur ancien foyer. Ils prennent pour roi Embryn Brisécu et commencent à édifier une forteresse.
 -325 CV - L'Année de la Couronne Haïe : Des réfugiés néthérisses fondent le Valhart, dans les Montagnes de Glace, au nord du Bois Froid.
 -323 CV - L'Année de la Mort Invisible : Les dragons blancs de Hoarfaren attaquent le Mont Sundabar et parviennent à raser le sommet, grâce à de puissants et mystérieux objets magiques, et à détruire la forteresse qu'il abritait. Les nains survivants se lancent alors dans des actions de guérilla.
 -321 CV - L'Année des Collines Creuses : Achèvement de la construction de Gauntlgrym. Des réfugiés néthérisses, des habitants d'Illusk et des nains de Delzoun viennent la peupler.
De son côté, Illusk accueille des néthérisses de Sundabar et des nains du Clan Cimedor.
 -320 CV - L'Année des Rêves Nervurés : La tribu de yuan-tis Hss'tafi des jungles de Chult est attirée par magie jusqu'aux ruines de Ss'thar'tiss'ssun par les ophidiens de Najara. Il s'agit de grossir les rangs de la caste dirigeante en anticipation de la puissance retrouvée des néthérisses.
 -318 CV - L'Année des Loups Pleurants : Lors d'une ultime bataille particulièrement violente, les nains de Dareth et les dragons blancs de Hoarfaren s'anéantissent mutuellement au sommet d'une montagne.
 -315 CV - L'Année de la Vengeance : 
 -310 CV - L'Année des Requins de Verre : En remerciement pour leur aide lors des Guerres de l'Ombre, le couronal autorise un certain nombre d'elfes noirs renégats et acclimatés à la vie en surface à s'installer dans une partie isolée du Cormanthyr oriental.
 -304 CV - L'Année des Cryptes en Éruption : Le dieu sarrukh Merrshaulk sort de son long sommeil pour envoyer sur Toril un avatar ailé nommé Sseth, afin d'unir les tribus yuan-tis éparpillées et créer le royaume de Serpentès. À peine établi, Serpentès attaque le Lapaliiya, encore affaibli par la Peste Impériale.
 -300 CV - L'Année de la Colère Froide : À Sossal, les Sossrims du Massif de la Crête du Bras parviennent à contenir une invasion de géants du gel menée par le chef Orbrud des Pins, grâce au soutien d'élémentaires de l'air envoyés par Arkhan Tallos de Raumathar. Sossal voue aussitôt allégeance au Raumathar.
 -298 CV - L'Année des Neuf Guetteurs : Le Culte de Karsus fonde Karse dans les profondeurs de la Haute Forêt.
 -294 CV - L'Année de la Violence Ordinaire : En Serôs, Luszoch devient Couronal d'Aryselmalyr. Lors de sa première tournée de l'Empire Aquatique, il profère de nombreuses menaces, à peine voilées, à nombre de ses féaux et sujets. Tout le monde se prépare à la guerre.
 -289 CV - L'Année des Havres Brisés : Les Thinguths sont réduits en esclavage par les yuan-tis des tribus Sseradess et Sauringar, et éparpillés dans l'ensemble du Thindol.
 -288 CV - L'Année des Huit Éclairs : Le Calimshan accorde l'indépendance au Téthyr et à son peuple.
 -298 CV - L'Année des Réveils Amers : Port-Ponant tombe en une nuit sous la coupe d'un vampire, Orlak, et de son armée de mercenaires d'élite.
La Xothol, l'école de magie d'Ammarindar, est fermée.
Les habitants de Karse s'entredéchirent, jusqu'à la destruction et à l'abandon de la cité. L'arcaniste liche Wulgreth de Néthéril établit ses quartiers dans la ville en ruines.
 -281 CV - L'Année des Pensées Argentées : Luszoch, le Couronal d'Aryselmalyr qui se conduit en despote depuis son accession au pouvoir, est empoisonné de la main même de son général en chef, au nom de la sauvegarde de l'empire de Serôs et de la paix. Son fils, Esahl, qui prend sa succession, promet des réformes et une autonomie accrue accordée aux différents peuples de l'empire.
 -280 CV - L'Année de l'Héritier Impudent : Fondation d'Almorel par les Rhaumatari.
 -278 CV - L'Année du Sceptre Régnant
 -276 CV - L'Année des Barriques Débordantes : Un sanglant coup d'état renverse à Jhaamdath la seule et unique psiocratie humaine qu'ait jamais connu Toril. L'empereur militariste qui prend le pouvoir décrète la construction d'une gigantesque flotte, afin de contrôler la Mer Intérieure.
Les bûcherons mis à l'œuvre se retrouvent rapidement en conflit avec les elfes du Bois de Chondal, ce qui va marquer le début d'une extermination systématique des elfes par l'armée impériale.
 
 -200 CV env : Les archives indiquent que la famille royale téthyrienne gouverne déjà le Téthyr. 
Fondation de Château-Suif et début du Calendrier d’Harptos. 
Les premiers Valiens traversent le Dragon Reach et arrivent à Cormanthor.
 -150 CV env : Destruction de Narfell et Raumathar.
 -137 CV : Pillage de la cité chultienne de Mezro.
 -52 CV : Établissement des premières fermes permanentes dans la région de Eauprofonde.
 1 CV - L’Année du Soleil Levant : Les elfes de Cormanthyr et les habitants des Vaux érigent ensemble la Pierre Levée. Ce geste symbolique marque l'an 1 du Calendrier des Vaux. 
Les nains d'Ammarindar achèvent la construction de la Citadelle Yaunorth.
 4 CV - L’Année de la Lame Assouvie : Laranla Imdalace d'Arprofond disparaît, et Embrae Aloevan lui succède.
 5 CV - L’Année de l'Émeraude Étreinte : Le syl-pacha de Calimshan fait mettre en place des portails magiques entre la nouvelle capitale impériale de Shoonach, en cours de construction, et différents sites dans l'enceinte de Portcalim.
 6 CV - L’Année des Étoiles de Feu : Ondeth Obarskyr et sa famille s'établissent dans la forêt du futur Cormyr.
 10 CV - L’Année des Rêves : Fin du règne de Sseth, empereur de Serpentès, englouti dans le Pic de Flammes. Sa capitale, Ss'inthee'ssaree, est abandonnée et devient rapidement une ruine.
En Tashalar, les humains parviennent à quitter le joug des satrapes yuan-ti et à les bouter hors de la région.
La région de Néthéril lentement asséchée par la magie des phaerimms devient connue sous le nom de Grand Désert d'Anauroch.
 14 CV - L’Année de l'Amant Inconnu : Fondation de Beluir en Luiren.
 15 CV - L’Année de la Gloire Étincelante : Le roi Amahl II du Téthyr meurt, et son fils unique, Amahl III, lui succède.
Le syl-pacha Akkabar Shoon déplace sa cour et le siège réel du pouvoir à Shoonach, qui devient la capitale, même si Portcalim garde sa primauté commerciale.
 16 CV - L’Année du Tonnerre Lointain : Fondation de Procalith dans le Tashalar.
 20 CV - L’Année de la Furie Déchue : Le Calendrier de Harptos adopte la fête elfique de Cinnaelos'Cor (La Paix de Corellon) et la renomme la Rencontre-des-Boucliers, célébrée tous les quatre ans.
Fondation dans le Bief de Vilhon d'Iljak, qui deviendra un grand comptoir commercial. Cela marque la fin de l'exode Jhaamdathien.
 25 CV - L’Année des Nombreuses Runes : fondation du clergé de Dénéïr.
 26 CV - L’Année des Portes Qui S’Ouvrent : Mort d'Ondeth Obarskyr et fondation du royaume humain du Cormyr avec l'accord des elfes de la région. Faerlthann Obarskyr, fils d'Ondeth, est couronné premier roi du Cormyr.
An 1 du Calendrier du Cormyr (CC).
 27 CV - L’Année des Lames dans l'Ombre : Sixième Âge de Calimshan, ou Âge de Shoon : le syl-pacha Akkabar meurt dans des conditions mystérieuses, alors qu'il procédait à des enchantements d'objets dans son laboratoire souterrain. Le roi Amahl III se retrouve à la tête du Téthyr et du Calimshan. Il se proclame qysar (empereur) de l'Empire Shoon, et place son beau-frère, Rahman Cormal, sur le trône du Téthyr.
 29 CV - L’Année des Falaises Gravées : Fondation de Narubel, la Cité des Serpents de Mer, par des marchands de Tashluta charchant à s'emparer des richesses de Chult.
 34 CV - L’Année de la Puissance Subtilisée : Les oligarques de Tashluta proclament la Confédération Tashtanne, qui s'étend de Narubel jusqu'à la Péninsule de Sheir. Le Lapaliiya, libéré du joug de Serpentès, est englobé dans la confédération.
Après des siècles d'escarmouches, les drows lancent une armée contre le clan nain Melairkyn de Montprofond. Le roi Melair IV est tué et les nains, vaincus par le nombre, sont contraints de s'enfoncer encore plus profondément sous terre.
 37 CV - L’Année du Sombre Venin : Fondation de la cité portuaire de Hlondeth dans le Bief de Vilhon.
Cinq raz-de-marée frappent le Calimshan, détruisant en partie les villes côtières du royaume.
 39 CV - L’Année de la Flamme Fière : Portcalim, Almraiven et Manshaka sont frappés par une épidémie de fièvre hémorragique, qui emporte près d'un cinquième des habitants.
 47 CV - L’Année du Globe de Cristal : en Luiren, fondation de la cité de Chethel.
 48 CV - L’Année des Piques Ensanglantées : Thultim, le septième monarque d'Estagund, meurt sans héritier. Une guerre de succession s'ensuit, et le royaume se morcelle en une série de cités-états.
 50 CV - L’Année du Vent Acéré : Mort du Qysar Ahmal Shoon III. Le Qysar Shoon  lui succède.
Hlondeth devient un important carrefour commercial, et d'autres villes fleurissent sur les côtes du Bief de Vilhon : Mussum, Samra, Arrabar, Daroush, Torl et Asple.
 52 CV - L’Année de la Terrible Horde : Les habitants d'Illusk commencent à cultiver le plateau qui surplombe l'anse du futur site d'Eauprofonde.
 61 CV - L’Année du Mage Marqué : Le Qysar Shhon  du Calimshan, dans un souci de contrôle absolu, décrète l'instauration du Consortium des Mages dans toutes les villes de l'Empire. Les mages sont tenus de s'y inscrire et de s'y réunir pour pouvoir exercer, sous peine de mort.
 64 CV - L’Année du Givre Luisant : Début du peuplement par les humains du Nord des Terres du Crépuscule, la zone côtière située aujourd'hui entre Padhiver et Eauprofonde.
 66 CV - L’Année de l'Héritier Ensorcelé : Mith Barak l'Exilé monte sur le trône d'Iltkazar, le Royaume de Mithral.
 68 CV - L’Année de l'Abîme Résonnant : naissance de Saeval, de la Maison Hammath. De nombreux elfes prédisent qu'il deviendra l'archimage de la Maison.
 75 CV - L’Année de la Mort Tenace : Alaundo le Devin arrive à Château-Suif.
Une épidémie de peste frappe les régions du Calimshan, du Lac de Vapeur et du Bief de Vilhon.
Le Qysar Shoon II, troisième fils de Shoon Ier, succède à son père.
Moandre, divinité de la Pourriture, lance une attaque contre la cité elfique de Tsornyl, sous la forme du  « Mal Rampant », une vague de corruption d'essence divine. La forêt est anéantie, animaux et elfes touchés sont transformés en créatures monstrueuses. Les elfes contre-attaquent en employant la Haute Magie. Ils parviennent à séparer le Mal Rampant de son créateur, et à l'emprisonner sur place, dans une tour, mais au prix de la mort de 32 elfes, dont 2 Hauts Mages.
 77 CV - L’Année des Montagnes Tremblantes : Éruption d'un quatrième volcan dans les Pics de Flammes de Chult. Il est baptisé Morndin Vertesplendarrorn, le Cratère d'Émeraude.
 87 CV - L’Année du Givre Blanc : Fondation d'Eigersstor sur le site de l'actuelle Padhiver.
 89 CV - L’Année de l'Oracle Fidèle : Le naga immortel Terpenzi, roi de Najara, prédit sa propre mort sous les coups du Roi des Ombres. Il ordonne alors à ses sujets de se mettre en quête du savoir magique perdu de Néthéril.
 90 CV - L’Année des Oiseaux de la Lande : Terpenzi et son armée ophidienne affrontent les forces du Roi des Ombres. La capitale de Najara, Ss'thar'tiss'ssun, est détruite et le peuple du royaume dispersé. Désespéré, Terpenzi livre une ultime et violente bataille où il laisse la vie. Le champ de cette bataille est tellement étendu, et les pertes de part et d'autre si énormes, que le site va traverser l'histoire sous le nom de Champ des Morts.
 112 CV - L’Année de la Défense : Des cartographhes cormyriens dressent la première carte connue du Cormyr, de Cormanthor et des Vaux.
 163 CV - L’Année du Mulot Couinant : L'Anneau d’Hiver est utilisé pour la dernière fois de l'histoire en Cormyr : le village et les terres d'un pair du royaume sont détruits en plein été par une gigantesque tempête de neige.
L'Empire d'Unther fonde la cité d'Altumbel, une ville-fantôme qui ne sera habitée que par des pirates occasionnels et quelques ermites fuyant les zones trop peuplées.
Fondation du village de Bois d'Elm sur les rives de la Mer de Lune, qui deviendra rapidement une étape obligée pour les navires qui naviguent entre le lac et la rivière Lis.
 202 CV - L'Année du Gantelet à Crocs : Des barbares venus du sud, les Arkaiens d'Eltabranar, s'attaquent à l'Unther et à la Mulhorande.
 261 CV - L’Année des Étoiles Montantes : La cité au cœur de la Forêt de Cormanthor se dote d'un mythal, et devient la cité unifiée de Myth Drannor.
 300 CV env : Destruction d’Asram et de Hlondath, englouties par le désert (date exacte inconnue).
 348 CV - L'Année de la Dague : Fondation de Château-Nord, la première ville humaine de la région, sur une île près de la côte sud de la Mer de Lune.
 400 CV - L’Année du Bouclier Bleu : Afin de contrer la puissance et l'influence grandissantes de Château-Nord, la Sombre Alliance, regroupement de géants, d'orques et de goblinoïdes lance contre le bastion humain une attaque d'envergure, terrestre et aérienne. Tous les défenseurs sont massacrés. Pour que la victoire soit complète, 40000 prêtres et mages massés sur la rive invoquent la courroux de Gruumsh, et l'île est engloutie sous les flots.
La Cloche des Profondeurs retentit encore aujourd'hui à l'endroit où se trouve la ville submergée.
 450 CV - L'Année du Poing Impétueux : Pour venger la mort de son père, le Prince Strohm du Téthyr tue le Qysar Ahmal Shoon VII, et précipite la chute de l’Empire Shoon. Les vestiges du pouvoir central sont âprement disputés, et plus de 75 sultans, sabbalads, vizirs et pachas vont s'entretuer dans les mois suivants. Le Syl-Pacha Fahd el Daosiin prend le contrôle de Portcalim.
 500 CV - L’Année de la Langue de Feu
 600 CV L’Année du Froid et du Feu
 640 CV L’Année de la Bête à Crocs : Premiers campements de marchands et de mineurs à Château-Zhentil.
 661 CV L’Année de la Défense Sanglante : Mort du seigneur elfique Eltargrim. Apogée de Myth Drannor.
 679 CV L’Année de la Ceinture Écarlate : Fin du second Empire Unthérite.
 712 CV L’Année de la Lance Perdue : Début de l’assaut mené par les nycaloths de l’Armée des Ténèbres sur Myth Drannor.
 714 CV L’Année de la Chute : Chute de Myth Drannor.
 720 CV L’Année de la Rose d’Orient : Rassemblement des dieux à la Place-aux-Danses. Fondation des Ménestrels.
 756 CV L’Année du Poteau-qui-Penche : installation des premiers pêcheurs d’Aglarond.
 796 CV L’Année des Gris-Brouillards : Le Valjoyeux devient Valdague à la suite d'une infestation vampirique.
 800 CV L’Année du Poing Noir : Émergence de Bane dans les Royaumes. Apogée de l’influence drow dans ce qui est aujourd’hui la vallée d’Ashaba.
 834 CV L’Année du Lion Bondissant : construction de Château-Grandplace (Tristeplace) à la frontière de Valombre.
 863 CV L’année de la Mer Sublime : disparition de la cité chultienne de Mezro.
 864 CV L’année de la Branche Brisée : destruction de Castle Greatstead par les drows.
 882 CV L’année de la Malédiction : construction de la Forteresse de Nimoar dans la baie d'Eauprofonde.
 884 CV L’Année des Flèches Chantantes : Les elfes détruisent une importante force mercenaire en Sembie.
 896 CV L’année de la Main Vide : Début d’une famine et d’une pauvreté intenses qui dureront jusqu’en 900 CV.
 900 CV L’Année de l’Épée Assoiffée : guerre à grande échelle ; émergence de nouveaux chefs.
 902 CV L’année des Larmes de la Reine : La guerre du Pourrissement décime Chondath, qui renonce à ses réclamations concernant les cités-États de Sembie. 
Création des premières dracoliches par le Culte du Dragon.
 906 CV L’Année des Labours : Les drows sont chassés de la Tour Tordue. Fondation de Valombre.
 913 CV L’Année des Corbeaux Vigilants : fondation de la Sembie sous la bannière du Corbeau.
 922 CV L’Année du Poisson jaillissant : bataille de Thazalhar à Thay. Les Sorciers Rouges déclarent Thay indépendant de Mulhorand.
 929 CV L’Année des Yeux Étincelants : Rébellion de Chessenta contre Unther.
 932 CV L’Année du Massacre Incendiaire : Première Guerre Trolle dans le Nord.
 934 CV L’Année de l’immonde Sorcellerie : Première invasion de Rashémie par les Sorciers Rouges de Thay.
 937 CV L’Année de la Roue qui Tourne : L'Alliance des Cités de la Piste de l’Or fonde Thesk.
 940 CV L’Année des Griffes Froides : Deuxième Guerre Trolle dans le Nord. Ashaba, premier seigneur de Valombre, fusionne avec le fleuve.
 974 CV L’Année de la Harpie : Construction du Château d'Eauprofonde.
 975 CV L’Année de la Pièce Tordue : Telflamm annexe Nyth et Culmaster et s'établit en tant que Cité-État royale.
 976 CV L’Année des Sorts Mortels : Tentative d’invasion de Thay par Mulhorand (repoussée).
 992 CV L’Année du Heaume Vigilant : Création des Hérauts de Féérune.
 1000 CV L’Année des Vents Sifflants.

L'époque récente 
L'époque récente, de +1000 CV à aujourd'hui. Cette période concerne les événements récents des civilisations actuelles de Toril.
 1001 CV - L’Année de l’Éveil : Découverte de nombreuses ruines : des morts-vivants et de la magie très ancienne sont libérés.
 1018 CV - L’Année de la Rage Draconique : Rage des Dragons à Féerûne et dans les Contrées du Mitan. Peleveran, au sud de Chessenta, est détruite. Château-Zenthil subit durement l'attaque des grands reptiles : la vieille forteresse est anéantie, mais la cité est sauvée grâce aux efforts conjugués des mages et des prêtres de Baine. En Calimshan, Portcalim et Keltar subissent des dégâts importants, sous les coups de boutoir de Saphirraktar, le dragon bleu du désert de Calim, qui s'est joint à la frénésie de ses pairs. Dans le Nord, le dragon vert Claugiyliamatar et le dragon noir Shammagar mettent à sac Uruth Ukrypt, pillant les richesses accumulées par les orques et détruisant leurs réserves de nourriture.
 1019 CV - L’Année du Carreau Précis : Guerre des assassins dans le sud : de nombreux satrapes sont abattus par des arbalétriers.
Peste Draconique en Calimshan, à Portcalim et Keltar. Les victimes ressentent de fortes douleurs, leur peau s'écaille et elles sombrent progressivement dans la folie. Les séquelles physiques et mentales de celles qui échappent à la mort sont importantes.
 1020 CV - L’Année des Sorts qui Couvent : Thay développe la majeure partie de sa magie originale basée sur le feu.
 1021 CV - L’Année de la Hache Hurlante : Thay frappe encore les Ménestrels : des liches arpentent les Contrées du Mitan. Les Ménestrels se cachent.
 1022 CV - L’Année de la Wyverne Errante : Re-fondation des Ménestrels.
 1030 CV - L’Année des Seigneurs de Guerre : Établissement des Zulkirs à Thay.
Aencar devient le Seigneur de Guerre de Valbataille.
A Eauprofonde, Raurlor étoffe considérablement la taille de l'armée et de la marine de guerre, et transforme la cité en garnison militaire malgré les protestations de la population.
 1038 CV - L’Année du Printemps Déployé : Les Terres Glacées connaissent un réchauffement général. Le Grand Glacier recule, libérant des glaces la Damarie, la Vaasie ainsi que le nord de Narfell. Des flux d’immigrants originaires de Thesk et d'Impiltur partent s'installer dans ces terres nouvelles. 
Aencar commence à unifier les Vaux, et prend le titre de  « Roi à la Pelisse ».
 1044 CV - L’Année des Éclats Chantants : Mort d’Aencar, le Roi à la Pelisse. Les Vaux se séparent en communautés indépendantes mais alliées.
 1065 CV - L’Année du Bois Vigilant : Bataille du Bras d'Ingdal : L'armée de Yuir défait celle d'Indrila. Les demi-elfes imposent la paix aux survivants de Velprin, forgeant ainsi la nouvelle nation d'Aglarond. Brindor en est couronné premier monarque.
Les Ménestrels localisent la tanière de la dracoliche Alglaudyx, et la détruisent. Les richesses qu'ils y trouvent viennent gonfler durablement leurs finances, leur permettant de faire de lucratifs investissements immobiliers et commerciaux dans les cités de la Côte des Épées.
 1074 CV - L’Année du Poing Serré : Les Zulkirs de Thay étouffent toute contestation, et peuvent librement diriger le pays.
 1090 CV - L’Année du Massacre : La Bataille des Ossements : menée par Izac Uthor, une horde de plus de 200000 gobelins, hobgobelins et orques poussés par la famine, se déverse dans les Hautes Landes, dans une tentative désespérée d'invasion. Ils sont interceptés par une armée recrutée dans les cités environnantes (et jusqu'à Eauprofonde). Après trois jours de combats acharnés, la horde est exterminée sur le site rocailleux qui en porte désormais le nom, mais les humains, les elfes et les halfelins laisseront sur le champ de bataille presque autant de cadavres. 
Les adorateurs de Malar organisent la Grande Chasse.
 1095 CV - L’Année de la Danse de l’Aube : Le Capitaine de Guerre Heltham Imphras unifie les cités-états de Lyrabar, Hlammach, Dilpur et Sarshel, afin d'affronter les hordes de hobgobelins venues des Pics Géants. La nation d'Impiltur est née.
 1097 CV - L’Année de la Couronne Scintillante : Imphras est couronné roi d’Impiltur.
 1099 CV - L’Année de L'Impatienté : Établissement de nouvelles routes commerciales. Premier contact moderne avec Kara-Tur et Zakhara.
 1100 CV - L’Année de la Rose de Sang : Les elfes de la lune vivant dans la région d'Eauforte, fuient à Evereska pour échapper à la présence humaine croissante.
 1104 CV - L’Année de l’Aube Sombre : Naissance du Zulkir Szass Tam à Thay.
La Citadelle Felbarr est attaquée par une horde d'orques menée par le chef Obould. La garnison de guerriers de Lunargent est défaite lors de la Bataille des Maintes Flèches, qui va donner son nom à la forteresse désormais aux mains des orques.
 1110 CV - L’Année des Champs Sanglants : Thay lance une attaque sur la cité de Phent, mais les forces combinées d'Impiltur et de Thesk vont infliger une défaite à l'armée des Sorciers Rouges.
La cité de Hulbourg, sur les rives de la mer de Lune est attaquée et mise à sac par une brutale attaque de géants.
 1116 CV - L’Année du Fourreau Vide : Les Hérauts de Féérune se séparent des Ménestrels.
La marine de guerre de Dambrath accule et détruit une flotte de vaisseaux pirates qui écumait la région. Treize bâtiments chargés de butin sont envoyés par le fond.
 1117 CV - L’Année du Règne des Douze : Chessenta se morcelle en cités-États.
 1150 CV - L’Année du Fléau : Une grande épidémie ravage la Côte des Épées, qui connaît également un regain d'attaques de trolls et de tribus orques. 
Les cultes de Talona et de Loviatar connaissent une expansion fulgurante.
Ibun Rensha de Calimshan, à la tête d'une troupe de mercenaires, s'empare de la ville d'Eauforte, et obtient ainsi le contrôle d'une grande partie de la Vallée du Delimbiyr.
Khelben  « Bâton Noir » Arunsun l'Ancien s'établit à Eauprofonde, où il fait bâtir la Tour d'Arunsun.
 1161 CV - L’Année de la Terre Tranquille : Naissance de Mérith d'Arquefort, futur Chevalier de Myth Drannor.
 1164 CV L’Année des Longues Ombres. : Immursk l'Invincible, qui deviendra le plus grand des pirates de la Mer Intérieure, commence sa carrière par un coup d'éclat : il arraisonne un vaisseau marchand qui transporte la couronne façonnée pour la cérémonie d'accession au trône de Palaghard , nouveau roi du Cormyr. 
Fondation de la communauté agricole de Voonlar, dans les Vaux.
 1180 CV - L’Année des Voiles Coulées : La Sembie perd sa flotte dans les Îles Pirates.
 1181 CV L’Année de l’Arbre-Bouclier
 1182 CV - L’Année de la Tombe : Les cités de Calimshan reconnaissent l’autorité du pacha de Portcalim. 
Apparition des malaugrym à Féerûne. 
Début de la Guerre des Ménestrels.
 1194 CV - L’Année de la Vague Sanglante : Bataille des Sables Chantants : l'Aglarond repousse pour la première fois une attaque des Sorciers Rouges de Thay, mais son roi, Elthond, est tué durant les combats. Son jeune frère, Philaspur, monte sur le trône.
 1195 CV L’Année des Brumes Diurnes
 1196 CV L’Année de la Pie-Grièche
 1197 CV - L’Année du Bouclier Fendu : bataille des Têtes Brisées : seconde attaque de Thay repoussée par l'Aglarond. Le roi Philaspur est tué au cours des combats, et ce sont ses filles, Thara et Ulae, qui vont se partager le trône. Elles deviendront connues sous le nom de « Sœurs Grises ».
 1198 CV L’Année de la Bourse Plate
 1199 CV L’Année du Baudrier
 1200 CV - L’Année du Bretteur
 1201 CV - L’Année des Charbons Ardents : mort du pirate Immursk l'Invincible.
Nouvelle tentative d'Invasion de l'Aglarond par Thay.
 1202 CV - L’Année de l'Autel du Dragon : Des adorateurs de Myrkul fondent la secte de La Mort d'Ébène, sur le site de la désintégration de la dracoliche Chardansearavitriol.
 1204 CV - L’Année des Larmes Privées : Lasheela, épouse du Roi Imphras II d'Impiltur, meurt brutalement de maladie. Le roi se remarie quelques mois plus tard avec sa maîtresse, Rebaera Osterhown.
 1209 CV - L’Année des Bannières Flamboyantes : bataille des Déchus : les pirates d’Urdogène sont exterminés au large de l'Île du Dragon, lors de ce long combat naval coordonné par la Sembie, le Cormyr et l'Impiltur.
Rebaera Osterhown, la seconde épouse du roi Imphras II d'Impiltur, meurt en donnant naissance à son fils Fylraun.
 1220 CV L’Année de l’Arbre Abattu
 
 1221 CV L’Année de la Fleur Gelée
 
 1222 CV L’Année de la Corne : Mort du Roi Ménestrel et fin de la Guerre des Ménestrels.
 1223 CV L’Année de l’Arbre Tremblant
 1224 CV L’Année des Étoiles Englouties
 1225 CV L’Année du Ver Ailé
 1226 CV L’Année du Chevreuil Noir
 1227 CV L’Année du Mur
 1228 CV L’Année des Bannières en Lambeaux
 1229 CV L’Année du Corbeau Charognard
 1230 CV L’Année de la Longue Veille. : Disparition de plusieurs vierges elfes, qui servira plus tard de base au poème épique  « La Longue Veille ».
 1231 CV L’Année de l’Étoile Brillante
 1232 CV L’Année des Veuves en Pleurs. : Destruction de Valsessren par Valarchen.
 1233 CV L’Année des Monstres
 1234 CV L’Année du Flacon Plein
 1235 CV L’Année de la Horde Noire. : Regroupement de la plus grande horde orque de toute l’histoire dans le Nord. Eauprofonde est assiégée et Calimshan menacé.
 1236 CV L’Année du Coup de Gong
 1237 CV L’Année de la Grotte. : Conclusion de l’alliance entre Thesk et Aglarond.
 1238 CV L’Année du Cierge Solitaire
 1239 CV L’Année de l’Épée Ensanglantée
 1240 CV L’Année du Vif Éclat
 1241 CV L’Année de la Dame Perdue : Une noble téthyrienne très respectée est massacrée par les orques. En souvenir d’elle, les humains éradiquent les orques du sud. Les orques disent que cette année est celle de la « Goutte d’Eau qui a Fait Déborder le Vase ».
 1242 CV L’Année de la Rose Jaune. : fondation du Monastère de la Rose Jaune en Damara.
 1243 CV L’Année du Dragon Bleu. : règne du vénérable ver Anaglathos à Turmish. Pour cette nation, on entre dans le Temps du Ver jusqu’en 1247 CV.
 1244 CV L’Année de la Forteresse Méfiante
 1245 CV L’Année de la Douleur. : Le culte de Loviatar acquiert une grande popularité. Fondation de la plupart des temples septentrionaux modernes.
 1246 CV L’Année de l’Acier Brûlant. : Premier usage enregistré des bombardes (par Lantan).
 1247 CV - L’Année du Basilic Pourpre. : Le paladin Corwin Freas, à la tête d'un groupe d'aventuriers, renverse Anaglathos, l'autocrate de Turmish. Il en devient le suzerain.
 1248 CV - L’Année de la Cockatrice : Mort de Verovan, dernier roi de Port-Ponant. 
Formation des guildes d'Eauprofonde. Les Seigneurs reconnaissent la légitimité nobiliaire des familles marchandes, créant ainsi les bases de la noblesse aquafondienne.
Rehorusteb II devient Pharaon de Mulhorande.
Sire Freas dissous la monarchie de Turmish et la remplace par l'Assemblée des Étoiles, un conseil d'hommes libres.
 1249 CV - L’Année du Chevalier Audacieux
 1250 CV - L’Année du Crâne Fendu
 1251 CV - L’Année des Vents Errants
 1252 CV - L’Année du Gobelet Vide : Une maladie détruit toutes les vignes de Féérune. Aucun vin ne peut être produit cette année-là.
 1253 CV - L’Année de la Mort Attirante : La peste frappe le Cormyr, la Sembie et le Vaste.
La dracoliche Daurgothoth établit son repaire dans la ville abandonnée de Dolblunde.
 1254 CV - L’Année de l’Acier Silencieux : La puissance croissante des différentes guildes de voleurs entraîne de nombreux assassinats dans les Royaumes.
Corwin Treas, Seigneur de Turmish, est assassiné.
 1255 CV - L’Année de la Flamme Rugissante : Marune le Masqué fonde à Eauprofonde la guilde des Voleurs de l'Ombre.
 1256 CV - L’Année du Trône Poussiéreux : Première Guerre des Guildes d'Eauprofonde : Mort du Seigneur Ahghairon. Tous les autres seigneurs masqués sont assassinés, sauf deux qui parviennent à s'enfuir. La direction des affaires de la cité se retrouve entre les mains des Maîtres des Guildes, qui rapidement se disputent le pouvoir. Après deux mois de conflits entre mercenaires et assassins recrutés par les uns et les autres, et de nombreux morts, les survivants s'accordent sur le principe d'une gestion collective de la ville.
 1257 CV - L’Année de la Vague Meurtrière : Un terrible raz-de-marée frappe la côte de Calimshan.
Les Sœurs Grises décèdent à quelques jours d'intervalle l'une de l'autre. Halacar, fils d'Ulae, monte sur le trône d'Aglarond.
 1258 CV - L’Année des Fleurs Fanées
 1259 CV - L’Année du Poing Vigilant
 1260 CV - L’Année de la Lame Brisée : Signature de nombreux traités de paix cette année-là.
Les troupes de Halacar, souverain d’Aglarond, envahissent Thay, mais sont balayées par les Sorciers Rouges à la bataille de Lapendrar.
Lapaliiya tente sans succès d'envahir Halruaa en passant par le défilé de Talath.
 1261 CV - L’Année des Rêves Ardents : Manshoun obtient son siège au Conseil Zhent, et fonde l'organisation secrète du Zentharim.
Halacar, souverain d'Aglarond, meurt empoisonné. Sa sœur Ilione, magicienne accomplie, monte sur le trône.
Azoun III devient Roi du Cormyr.
 1262 CV - L’Année du Vent Noir : Un magicien de Calimshan invoque une tempête tueuse. 
Zalathorn, le Roi-Mage, monte sur le trône de Halruaa.
Seconde Guerre des Guildes à Eauprofonde : après six années de guerres intestines, les guildes de la ville se déchaînent dans un déferlement de violence. Tous les maîtres de guilde sont tués sauf deux, qui décident de faire la paix et de gouverner conjointement. Les Voleurs de l'Ombre sont ouvertement tolérés et gagnent en influence dans toute la cité.
 1263 CV - L’Année des Tressyms : Comme l'avait prédit Alaundo, les tressyms, ces chats ailés et doués de parole, deviennent de plus en plus présents dans les Royaumes.
Le Netyarque Zalathorn fait de Halarahh la nouvelle capitale de Halruaa pour des raisons essentiellement stratégiques et de défense du pays.
Fzoul Chembryl dévoile son intention de prendre la direction du Culte Noir de Baine.
 1264 CV - L’Année de l’Autel Brisé : Pillages de tombes et sacrilèges à grande échelle.
En Luiren, le druide Voolad Espiral, accompagné de créatures monstrueuses, met à sac Thruldan, une communauté d'Estagund en bordure de Bois de Lluir. Les Protecteurs des Marches et les mages halfelins tuent Voolad et emprisonnent son âme dans les ruines de la ville.
 1265 CV - L’Année des Fleurs
 1266 CV - L’Année de la Grenouille Bondissante
 1267 CV - L’Année du Chariot Grinçant : Les récoltes sont particulièrement abondantes.
 1268 CV - L’Année des Étoiles Diurnes
 1269 CV - L’Année de la Douve : Le bandit demi-orc Thaurog bâtit une forteresse à l'emplacement de l'actuelle Nesmé.
 1270 CV - L’Année de la Dent
 1271 CV - L’Année du Mur Effondré
 1272 CV - L’Année du Criard
 1273 CV - L’Année du Chariot. : Joadath devient le seigneur de Valombre.
A Eauprofonde, le règne des Maîtres de Guilde  prend fin dans un bain de sang. Sire Baeron Silmaeril révèle son identité et devient Seigneur Démasqué. Il crée l'ordre des Magistrats afin que la justice soit équitablement rendue. La guilde des Voleurs de l'Ombre est déclarée organisation criminelle.
 1274 CV - L’Année du Crapaud Pourpre
 1275 CV - L’Année de la Lame : Salamber devient Régent du Cormyr.
La Reine Ausitil du Dambrath meurt durant son sommeil, laissant le trône vacant durent treize jours alors que sa fille Yenandra est en mer, impossible à contacter. À son retour, Yenandra tue deux de ses cousins qui convoitent le trône et se fait aussitôt couronner.
Château-Zhentil accorde son indépendance à Yûlash qui devient officiellement une cité libre, même si l'influence du Zhentarim y reste malgré tout très présente.
 1276 CV - L’Année de la Forteresse en Ruines : Plusieurs cités de la Mer de Lune rebâtissent les murailles de la Citadelle du Corbeau.
Naissance en Impiltur d'Imphras III, fils aîné du Roi Lashilmbrar et de la Reine Thelmara Rorntarn.
Eauprofonde s'étend, et englobe désormais le Quartier du Nord et le Quartier du Bord de Mer.
Des duergars établissent un avant-poste sous la cité d'Illusk pour sonder la qualité des défenses souterraines de Mirabar.
 1277 CV - L’Année du Tyrannoeil
 1278 CV - L’Année des Ossements
 1279 CV - L’Année du Dragon Rugissant : Les membres d'une cellule du Culte du Dragon, y compris le dragon et la dracoliche qui y étaient associés, s'entretuent près de Luskan pour une simple histoire de partage de richesses.
 1280 CV - L’Année de la Manticore : Les Zulkirs de Thay lancent une invasion de la Mulhorande qui ravage Murghôn et les régions nord du pays. La cité de Sultim manque de succomber, avant que les envahisseurs ne soient finalement repoussés.
Naissance en Impiltur de Rilimbrar, fils cadet du Roi Lashilmbrar et de la Reine Thelmara Rorntar.
Construction de l’Auberge du Vieux Crâne à Valombre.
 1281 CV - L’Année de l’Âme Froide : Durpar et Estagund font une seconde tentative militaire conjointe pour débarrasser Valdorn de ses monstres. Mais la coalition est obligée de rebrousser chemin et d'abandonner au bout de trois jours.
 1282 CV - L’Année des Brumes Nombreuses : Une liche, se prétendant être Sammaster, le fondateur du Sinistre Culte du Dragon, fait parler d'elle dans les Montagnes de l'Orée du Désert, alors qu'elle rassemble autour d'elle une armée d'humanoïdes, de morts-vivants et de dragons.
 1283 CV - L’Année des Nuages Rampants
 1284 CV - L’Année des Étoiles Mourantes
 1285 CV - L’Année du Serpent Noir : La Compagnie des Douze, un groupe d'aventuriers composé uniquement de paladins, et soutenu par les Ménestrels, s'attaque à la liche Sammaster dans les ruines de la cité où il s'est installé. Trois paladins seulement survivent à la confrontation, et la forme physique de Sammaster est anéantie, mais son phylactère n'est pas retrouvé, ni le Grimoire du Dragon.
 1286 CV - L’Année du Rocher : Rhigaerd II monte sur le trône du Cormyr.
 1287 CV - L’Année de la Lune Fumeuse : Construction du Palais d'Eauprofonde, tout de marbre blanc, appelé par la suite Palais de Piergeiron.
 1288 CV - L’Année de la Corne Rugissante : Mort du dernier Tharkul ogre. Beldoran fonde alors le premier royaume humain de Thar, avec Glister comme capitale.
 1289 CV - L’Année du Serpent qui Soupire
 1290 CV - L’Année de l’Engloutissement : Mort du héros nain Draegos Paldagon, dans sa forteresse de Château Paldragon, qui est ensuite mise à sac
Elfrin, guerrier de renommée dans le Nord, fait construire un petit bastion fortifié le long de la Grande Route, et se proclame ensuite roi de toutes les terres environnantes jusqu'à une distance d'une journée de cheval.
 1291 CV - L’Année du Faucon Capuchonné
 1292 CV - L’Année des Vagues Errantes
 1293 CV - L’Année du Crâne qui Parle
 1294 CV - L’Année de la Lune Profonde : Le roi Lashilmbrar d'Impiltur, la reine Thelmara et le prince héritier Imphras III sont assassinés. Le prince Kuskur, fils aîné d'Imphras II, est nommé régent jusqu'à ce que Rilimbrar soit en âge de monter sur le trône. Le prince Thaum, unique enfant de Kuskur et d'Elthida Balindre de Telflamm, est l'instigateur de ce triple meurtre.
 1295 CV - L’Année du Serpent de l’Orme : Le Prince Thaum rassemble une armée de mercenaires et met à sac la cité de Sarshel. Puis il marche sur la Tour de Filur et s'empare du trône d'Impiltur. Le régent Kuskur et le Roi Rilimbrar partent en exil. Kuskur sollicite l'aide de la reine Ilione d'Aglarond pour renverser Thaum. Celle-ci lui dépêche son apprentie, la Simbule.
 1296 CV - L’Année du Molosse Noir : Le roi Rilimbrar d'Impiltur retrouve son trône. Le régent Kuskur choisit de s'exiler à Velprintalar.
 1297 CV - L’Année du Crâne Chantant : Naissance de Drizzt Do'Urden à Menzoberranzan.
Joadath de Valombre, en pleine crise d'agnotisme, fait massacrer un groupe de fidèles du dieu Tyr.
Le roi Rilimbrar d'Impiltur épouse Ilbritha Eirlthaun.
Les familles nobles de Yûlash se disputent âprement la direction de la cité.
Dans le Bief de Vilhon, la cité naine de Croc-de-Fer abandonne l'exil volontaire dans lequel elle s'était réfugiée.
 1298 CV - L’Année de l’Os qui Pointe : Lhestyn, la « Dame masquée », infiltre à Eauprofonde la guilde des Voleurs de l'Ombre, et met en lumière ses multiples activités illégales. C'est le signal, pour la Garde de la Cité, d'une chasse au voleur systématique, qui va entraîner la fuite, l'arrestation ou la mort de la plupart des membres de la guilde interdite.
 1299 CV - L’Année de la Griffe : Naissance à Impiltur de la Princesse Sambryl, première fille du roi Rilimbrar.
 1300 CV - L’Année de la Chute des Étoiles : Mort de Joadath de Valombre. 
Aumry et Syluné deviennent seigneur et dame de Valombre.
 1301 CV - L’Année de la Trompette : Une armée de mercenaires, financée par un groupe de marchands d'Eauprofonde et de Padhiver, s'attaque aux orcs qui se sont installés à Illusk.
Un culte de Tiamat s'établit à Unther.
 1302 CV - L’Année du Heaume Brisé : Illusk, reprise aux orcs, est rebâtie sous le nom de Luskan avec l'aide de Padhiver. Les duergars qui vivaient sous la cité se réfugient en Outreterre.
Naissance à Eauprofonde de Khelben Arunsun le Jeune, né de Lhestyn et de Zelphar Arunsun.
Deux aventuriers de renom, Durnan et Mirt dit  « L'Impitoyable », reviennent des catacombes de Montprofond avec de grandes richesses.
 1303 CV - L’Année du Soleil Couchant : Chute du royaume humain de Thar.
Le Zhentilar repousse vers l'Est une horde d'ogres de Thar, afin de protéger la Citadelle du Corbeau. La horde fond sur Phlan, absolument pas préparée à une telle invasion.
Le dragon vert Claugyilamatar installe son repaire dans les cavernes situées sous la Forêt de Kryptejardin.
 1304 CV - L’Année du Cerf
 1305 CV - L’Année du Croc Rampant : Claugyilamatar détruit le petit royaume d'Elfrin, après qu'une fièvre a emporté son roi.
 1306 CV - L’Année du Tonnerre. : Guerre de la Mer de Lune : Hulburg et Sulasspryn sont vaincus par Mulmastre, qui à son tour est vaincue par une alliance de la Sembie, de Phlan, de Hillsfar, de Melvonte et de Château-Zhentil.
Bénédiction du Tonnerre : le dieu nain Moradin bénit son peuple, ce qui entraîne une hausse sensible de la natalité et de nombreuses naissances de jumeaux.
Fondation des Mages de Guerre du Cormyr par Vangerdahast.
Ruée des Dragons : une armée de dragons et de créatures goblinoïdes se déverse de Thar et envahit Phlan. Ses alliés, à peine remis de la Guerre de la Mer de Lune, ne peuvent la secourir. La cité de Phlan est rasée, sa population massacrée.
 1307 CV - L’Année de la Masse : Naissance d’Azoun IV du Cormyr.
La cité de Sulasspryn s'effondre inexplicablement sur elle-même. En moins de dix minutes, cette ville de 7500 habitants est rayée de la carte, ne laissant qu'un gouffre et des gravats.
L'enchanteresse Algraetha abat toutes le wyvernes qui infestent le Bastion de Thaurog, et fonde Nesmé.
 1308 CV - L’Année des Catacombes : L’exploration des souterrains et des catacombes devient à la mode.
A Eauprofonde, le Seigneur Baeron meurt d'une mauvaise fièvre, et son épouse Shilarn, inconsolable, s'immole sur le bûcher funéraire. Leur fille Lhestyn devient Seigneur Démasqué d'Eauprofonde. Début de la construction du Palais d'Eauprofonde.
 1309 CV - L’Année des Vents du Levant
 1310 CV - L’Année des Tempêtes : Une très importante flotte de navires pirates, venant des Îles Nélanthères, attaque Luskan et s'en empare. Les chefs de cette flotte (Taerl, Baram, Kurth, Suljack et Rethnor) se proclament seigneurs de Luskan sous le titre de Hauts Capitaines.
 1311 CV - L’Année du Poing : Rezim devient Vizir de Mulhorande. Les persécutions contre le culte d'Anhur commencent.
Le mage Arklem Greeth vient à Luskan et parvient à contourner les protections magiques, placées par Laérale Maindargent, qui empêchaient tout accès à la Tour des Arcanes. Il fonde la Confrérie des Arcanes, dont il devient le chef.
Zelphar Arunsun, père de Khelben le Jeune, est assassiné par magie à Eauprofonde, mais l'assassinat n'est pas revendiqué et aucun coupable n'est identifié. Khelben l'Ancien, grand-père de Khelben le Jeune, recueille son petit-fils et pourvoit à son éducation.
 1312 CV - L’Année du Griffon : Le Réseau Noir s’empare de la Forteresse Noire, après que Manshoon a détruit Varalla, la reine-liche qui la dirigeait. 
Fondation de Teziir, au bord de la Mare au Dragon. 
Durnan, un des Seigneurs Masqués d'Eauprofonde, crée l'ordre des Ceintures Rouges et en fait ses agents personnels.
 1313 CV - L’Année du Chêne Brisé
 1314 CV - L’Année du Houppelombre : L’arbre du même nom prospère cette année-là. 
À la suite du décès de Lhestyn, Piergeiron devient le Seigneur Démasqué d'Eauprofonde.
Rhigaerd II, Roi du Cormyr, défait les brigands qui harcèlent les frontières de son royaume.
 1315 CV - L’Année du Sang Répandu : Début de la Guerre du Régent : Nanathlor Grisépée, natif de Nimbral, devient le Régent Vert. Il aspire à libérer Eauforte de l'emprise de Pasuuk Rensha.
 1316 CV - L’Année du Gulagoar : Valtesh est annexé par les Zhents.
 1317 CV - L’Année du Ver Errant : La Peste Draconique : une épidémie de peste ravage le Bief de Vilhon, ainsi nommée car la peau des malades s'écaille, les faisant ressembler à des reptiles.
La Première Haute Lame prend le pouvoir à Mulmastre.
Nanathlor Grisépée s'empare d'Eauforte après avoir vaincu les troupes de Pasuuk Rensha à la bataille de Stranglefourche.
 1318 CV - L’Année du Sylvanien Fatigué
 1319 CV - L’Année du Trône déchu : La royauté de Sossal s’éteint dans un bain de sang.
 1320 CV - L’Année du Froid Vigilant : La Peste Draconique ne faiblit pas. Pour échapper à l'épidémie, les Thayens abandonnent la Plaine du Mage.
Ilione, dernière représentante de la lignée royale d'Aglarond, meurt de la peste sans laisser d'héritier. Mais avant de rendre son dernier souffle, elle désigne comme héritière son apprentie, la Simbule.
Akonhorus II devient Pharaon de Mulhorande. Le culte de Set réapparaît.
 1321 CV - L’Année des Chaînes : Le roi Zaor est assassiné à Éternelle-Rencontre.
L'ordre des Ménestrels est réorganisé, et le Manoir Obscur est fondé à Berdusk.
Khelben le Jeune quitte en secret Eauprofonde et laisse son grand-père jouer son rôle.
 1322 CV - L’Année de la Mort Rampante : Apogée d’un cycle d’attaques monstrueuses de 50 ans.
La dracoliche Alasklerbanbastos émerge en Chessenta et entame un règne de terreur qui va durer tout l'été.
 1323 CV - L’Année des Toiles de Rêves : Fin de l'Épidémie Draconique. 
Depuis Thay, le Zulkir de l'Enchantement tente, sur une grande échelle, de contrôler par leurs rêves les personnalités influentes des Royaumes. Cette manipulation magique des Sorciers Rouges est finalement découverte et réduite à néant.
 1324 CV - L’Année du Grimoire : Découverte de nombreux grimoires, relançant l’intérêt pour la magie dans les Royaumes.
 1325 CV - L’Année des Grandes Moissons : La bière et le vin produits cette année-là sont particulièrement de bonne qualité.
Dans le Nord, création de l'Alliance des Seigneurs.
 1326 CV - L’Année du Faucon qui Attaque
 1327 CV - L’Année de la Flamme Bleue
 1328 CV - L’Année de la Vipère : Drizzt Do'Urden fuit sa cité natale de Menzoberranzan.
 1329 CV - L’Année du Heaume Perdu
 1330 CV - L’Année de la Lune qui Marche
 1331 CV - L’Année du Dauphin Bondissant
 1332 CV - L’Année des Épées et des Étoiles
 1333 CV - L’Année du Faucon Plongeant : Guerre commerciale d’Amn. Fondation du Conseil des Six et unification du royaume.
 1334 CV - L’Année du Brandon Rougeoyant : Hyarmon Hussilthar devient Huhong de Rashéménie.
 1335 CV - L’Année des Bourrasques de Neige : La Charte d’Evereska affirme que les Collines de Grismanteau appartiennent à la nation elfe. 
Mort de Rhigaerd II du Cormyr, et naissance d'Alusair Nacacia, futur Régent d'Acier.
 1336 CV - L’Année du Haut-Manteau : Azoun IV accède au trône du Cormyr.
Le Zentharim s'empare de Valdague.
 1337 CV - L’Année de la Vierge Errante : La noblesse de Yûlash accepte l'abandon du système seigneurial au profit d'une gouvernance de la cité par un conseil représentatif.
Laérale Maindargent succombe à la puissance de la Couronne à Cornes dans la Forteresse des Neuf.
Charles Olivier O’Kane devient maire de Corbentre.
 1338 CV - L’Année du Nomade : Construction de la Wiverne Errante à Sept-Échos. 
Sambryl monte sur le trône d’Impiltur en tant que régente, après qu'un mystérieux incendie a causé la mort du roi Rilimbrar, de la reine Ilbrita, du prince Verimlaun, et du prince héritier Imphras IV son époux. La cour royale est déplacée à Lyrabar.
Drizzt Do'Urden arrive à Blingdenpierre après dix années d'exil volontaire en Outreterre.
 1339 CV - L’Année de la Lune qui Pleure : Aumry Obarskyr, seigneur de Valombre, est assassiné. Jyordhan, qui travaille secrètement pour le Zentharim, lui succède.
 1340 CV - L’Année du Lion : bataille du Fleuve Montant à Valplume entre la Sembie et le Culte du Dragon. Le mage Mhzentul y perd la vie. 
La Fontaine de Lumière : Tyranthraxus, un esprit maléfique qui s'est emparé du corps d'un dragon de bronze, prend le contrôle de la Fontaine de Lumière, dans les ruines de Phlan. Un groupe d'aventuriers met un terme à ses agissements.
Drizzt Do'Urden commence sa vie à la surface.
 1341 CV - L’Année du Portail : Les Yeux du Griffon d'Or, une compagnie d'aventuriers exclusivement féminine, est appointée par la main même d'Azoun IV.
 1342 CV - L’Année du Béhir
 1343 CV - L’Année de la Botte
 1344 CV - L’Année de la Lune Couchante. : Début de la retraite des elfes de Cormanthor.
Création par Samas Kul de la première enclave thayienne, dans la cité de Procampur.
Maethiira, l'épouse de Piergeiron, meurt à Eauprofonde.
 1345 CV - L’Année de la Selle : La peste frappe les villes portuaires situées au sud de la Porte de Baldur.
Jyordhan est tué par Khelben Arunsun d'Eauprofonde. Début du Temps Sans-Seigneur à Valombre ; il durera jusqu’en 1348.
Bhaal, le dieu du Meurtre, parvient à corrompre l'un des Puits de Lune des Îles Sélénaes. Depuis ce puits corrompu, Kazgoroth La Bête tente de détruire la Terre-Mère, l'aspect de Chauntéa et de ravager les Îles.
Un conflit religieux éclate à Eauprofonde entre le culte de Shar d'une part, et ceux de Lathandre, Séluné et Tempus d'autre part.
 1346 CV - L’Année de l’Oiseau de Sang : Le Ravageur, l'avatar de Bhaal est banni des Sélénae ; Tristan Kendrick devient Haut Roi des Sélénae.
Construction de l'Auberge de Brasamical. 
Bataille navale des Sables de Lisen.
Selfaril devient Haute-Lame de Mulmastre.
Azoun IV appointe la compagnie d'aventuriers Les Chevaliers de Myth Drannor.
En Chessenta, le Culte de Tiamat invoque son avatar, la Dame Noire.
 1347 CV - L’Année de la Lame Étincelante : La cité de Hulbourg est détruite sous les coups d'une armée Zhent associée à une horde d'orcs.
Drizzt Do'Urden arrive à Valbise pour la première fois.
Les Dix Jours Sombres d'Eleint : le Roi Alemander IV ainsi que la totalité de la famille royale du Téthyr meurt dans une formidable explosion qui souffle Château-Téthyr. Les responsables de l'attentat, le prince royal Alemander et le Général Sharboneth, périssent également. Le pays sombre dans l'anarchie durant dix jours. De nombreuses maisons nobles, mais aussi des temples sont saccagés, et des centaines d'innocents sont massacrés.
Avènement de Zhengyi le Roi-Sorcier en Vaasie.
 1348 CV - L'Année de l’Éperon : Selfaril devient Haute Lame de Mulmastre, en tuant son prédécesseur. 
Khelben Arunsun donne le Pendentif d’Ashaba aux Chevaliers de Myth Drannor. 
Doust Sulbois est choisi pour être Seigneur de Valombre.
 1349 CV - L'Année de la Bride
 1350 CV - L'Année de l’Etoile du Matin : Les trésors et armes du Roi Osbrun de Chessagol sont dérobés, apparemment par magie.
Elminster se retire à Valombre. 
Les Chevaliers de Myth Drannor détruisent un camp fortifié du Zhentarim, la Tour Enflammée.
En Mulhorande, le Culte de Set prend secrètement le contrôle de Sampranasz. Seti forme les Crocs de Set.
La Fontaine des Ténèbres : le dieu Baine fait basculer Phlan et plusieurs autres cités des rivages de la Mer de Lune dans la dimension nétherisse; grâce aux mêmes aventuriers qui avaient détruit la Fontaine de Lumière dix ans auparavant, cette machination maléfique est déjouée.
 1351 CV - L'Année de la Couronne : À Valbise, l'apprenti magicien Akar Kessel découvre Crenshinibon l'Éclat de Cristal, dissimulé depuis des siècles sous la glace.
La Crypte du Sorcier est découverte.
Épidémie de peste à la Porte de Baldur.
Les Sorciers Rouges obtiennent une concession à Telflamm, qui va rapidement devenir la plus importante des enclaves de Thay, et premier fournisseur de produits thayens dans le nord de Féérune.
 1352 CV - L'Année du Dragon : Les Barbares de la Chevauchée détruisent une importante caravane du Zhentarim en route pour Glister en Thar.
En Calimshan, le Pacha Balik commence son règne à Zazesspur grâce au soutien officieux des Chevaliers de l'Écu.
Au Cormyr, Gondegal l'Usurpateur, aidé d'une armée de mercenaires, lance contre le royaume une série d'attaques éclair, et parvient à se faire nommer roi à Arabel. Après huit jours d'un court règne, il est renversé par les Dragons Pourpres et une coalition militaire des royaumes voisins, mais il parvient à s'enfuir.
 1353 CV - L'Année de l’Arche : Randal Morn tue Malyk de Valdague.
La guilde criminelle des Masques de Nuit prend le contrôle de Port-Ponant.
Doust Sulbois prend sa retraite à Arabel. 
Trystemine Amcathra devient Seigneur de Valombre.
 1354 CV - L'Année de l’Arc : Les récoltes sont particulièrement abondantes dans l'ensemble des Royaumes.
La flotte de Mulmastre est détruite lors d'un affrontement avec la marine de Château-Zenthil. 
Maalthiir devient régent de Montéloy. 
La Maison de la Dame, temple dédié à (Tymora), s’établit à Valombre.
Les Hauts Capitaines de Luskan tombent définitivement sous le joug de la Confrérie des Arcanes.
En Impiltur, alors que la régence est toujours assurée par la reine Sambryl, le futur roi Soarimbrar le Jeune est assassiné dans des circonstances mystérieuses quelques jours avant son couronnement.
 1355 CV - L'Année de la Harpe : Château-Zhentil s'attaque à ses alliés de la Mer de Lune et s'empare de la Citadelle du Corbeau.
La retraite des elfes de Cormanthor atteint son pic. 
Yûlash sombre dans la guerre civile. Château-Zhentil et Montéloy déplacent leurs troupes dans la région. 
Shaerl Lhairhavenn est envoyée par Vangerdahast à Valombre. Shaerl et Trystemine se marient.
Amril Zoar, descendant de la famille Zoar bannie d'Eauprofonde depuis 1273 CV, exécute deux Seigneurs Masqués et blesse grièvement Pieirgeiron. Capturé, il échappe à la peine capitale après qu'Oragie Maindargent est intervenue en sa faveur.
Dwalimar Omen, agent du Zalathorm, quitte Halruaa à bord du Maître des Royaumes, un vaisseau volant équipé de l'Astrolabe de Nimbral, afin de récupérer dans tout Féérune d'anciens artefacts susceptibles d'être dangereux.
 1356 CV - L'Année du Ver : Drizzt Do'Urden et Wulfgar tuent le dragon blanc Glacemort.
Bruenor Marteaudeguerre tue le dragon d'ombre Scintillombre, se débarrasse de ses serviteurs duergar, et se proclame huitième monarque de Castelmithral.
Artemis Entreri enlève le halfelin Regis et s'enfuit à Calimport. Drizzt Do'Urden et ses compagnons s'y rendent, libèrent Regis et détruisent la guilde du Pacha Pook.
Selfaril de Mulmastre et la Première Princesse de Thay s'échangent officiellement des présents.
Un grand vol de dragons sème le chaos dans tout Féérune, et plus particulièrement dans les Vaux et la Mer de Lune. Le Culte du Dragon s'en déclare responsable, mais les raisons de cette attaque restent encore un mystère à ce jour. Syluné de Valombre, sœur de Dame Alustriel, meurt en combattant un de ces reptiles.
Le Cormyr s'empare de Tilverton.
La princesse Alusair Nacacia du Cormyr, fille cadette du Roi Azoun IV, s'enfuit du palais royal de Suzail et disparaît.
Lashan de Valbalafre échoue à prendre le contrôle des Vaux. Lyran le Prétendant attaque Valombre.
A Dambrath, la reine Yenandra, âgée et malade, accepte d'être transformée en gardien spectral grâce aux enchantements de sa fille Hasifir et de plusieurs sorciers drows. Hasifir monte sur le trône.
Ruathym coule une caravelle luskanite après que le Grimoire de la Licorne a été volé. Luskan réplique en coulant la quasi-totalité de la flotte de Ruathym et en envahissant l'île. Après des mois d'âpres combats, les Hauts Capitaines sont contraints de battre en retraite.
La Guerre de Paldragon : les armées de la Porte de Baldur et d'Eauprofonde assiègent et incendient Castel Paldragon, détruisant tous les diables qui s'y étaient installés.
 1357 CV - L'Année du Prince : Dame Alustriel forge une alliance avec Bruenor Marteaudeguerre de Castelmithral et aide les nains à se défendre contre le clan drow Baenre. 
Émeutes d’esclaves à Messemprar.
Gauntylgrym est redécouvert par la compagnie du Gryphon. 
La Guerre des Salamandres : Le Tharchion de Lapendrar (Thay), allié avec les Zulkirs de l'Enchantement et de la Conjuration, ouvre un portail vers le Plan Elémentaire du Feu, et commence une campagne contre les cités de Tilbrand, Lasdur, Taskaunt, Escalant, Murbant et Thasselen. Une seconde armée de Thay envahit la Rashéménie. L'attaque de Beide Thayvian est repoussée, mais la guerre dure plus d'un an.
Khelben  « Bâton Noir » Arunsun détruit la Couronne à Cornes, libérant Laeral Maindargent de l’influence maléfique de Myrkul. Il retourne à Eauprofonde avec elle pour l’aider dans sa guérison.
Aumark Lithyl unifie Ruathym.
Le Roi Virdin de Damarie est tué dans une bataille contre Zhengyi le Roi-Sorcier.
Le pharaon Akonhorus II est assassiné par le culte de Set. Horustep III, âgé de onze ans, monte sur le trône de Mulhorande. Ses idées de réforme suscitent la colère du clergé.
Les liens d'Azur : Moandre, le dieu de la Corruption, est accidentellement réveillé de son sommeil magique sous les ruines de Yûlash. Après avoir causé de grands dommages, il est banni par Alias et le paladin saurien Chair-à-Dragon. 
Magefeu : Shandril Shessair, une simple serveuse de Hautelune, voit son pouvoir latent de magefeu se réveiller. La puissance qui est désormais la sienne attire l'attention d'organisations maléfiques qui souhaitent s'approprier ce pouvoir. Traquée à travers tout Féérine, Shandril parvient non seulement à tuer plusieurs dracoliches et à infliger de lourdes pertes au Zentharim, au culte du Dragon et aux Sorciers Rouges de Thay, mais aussi à détruire en partie la Citadelle du Corbeau et éliminer (temporairement) Manshoun en personne.
 1358 CV - L'Année des Ombres : Le Temps des Troubles : les Dieux marchent sur les Royaumes.
 Aurile règne sur le Grand Glacier.
 Azouth se trouve à la fontaine de Yeven, sur la rivière Ashaba.
 Baine voyage à Château-Zhentil, Castel Kilgrave, Valbalafre et Tantras (où il est tué).
 Beshaba se bat contre Tymora dans le nord.
 Bhaal est présent à Soirétoile, et au Pont de Boarskyr (où il est tué).
 Deneir honore de sa présence le Manoir du Crépuscule à Berdusk.
 Les Dieux Nains errent dans la Citadelle d'Adbar, dans les Montagnes de Viteterre, et dans la Grande Faille, éliminant multitude d'orques et autres féroces créatures.
 Les Dieux Elfes restent à Eternelle Rencontre et à Everska.
 Gond Porteur de Merveilles tombe à Lantan sous la forme d’un gnome. Il donne aux Lantanais les secrets de la poudre à canon et des armes à feu.
 Heaume passe les Troubles à garder la Connexion entre les Plans.
 Ilmater erre dans les Terres de Héliotrope.
 Malar règne sur la Gulthmere et est défié par Nobanion. Il est repoussé au nord et à l’ouest, vers la Côte des Épées.
 Mailikki reste dans sa forteresse, les Grands Arbres dans la Haute Forêt.
 Myrkul meurt à Eauprofonde.
 On sait que Mystra visite le Castel Kilgrave.
 Oghma rend visite à son patriarche à Procampur.
 Séluné est à Eauprofonde déjouant les plans de Shar
 Shar passe les Troubles à Eauprofonde, prétendant être Séluné (espérant la faire apparaître pour la tuer).
 La rumeur prétend que Sylvanus erre dans le Bois de l'Hiver et le Bois de Chondal, puis visite Ilighon.
 Ssethh tue Vaerae et absorbe son domaine ; le Dieu-Serpent apparaît aussi en Chult.
 On voit Sune à Teziir, dans l’avatar d’une magnifique femme, avec une chevelure de soie rouge et de fiers yeux rouge/marrons.
 Talona rencontre le mage Aballister et l’accompagne à Château Trinité, dans le nord des Montagnes des Flocons de Neige.
 Torm reste à Tantras, où il punit un clerc non fidèle et tue Baine.
 Tymora s’occupe du culte dans son temple d’Arabel.
 Umberlie est active sur la mer des Étoiles déchues et autour des îles Pirates, causant des ravages et l’apparition de beaucoup de fidèles pirates.
 Xvim passe les Troubles emprisonné sous Château-Zhentil.
 La voix d’Ao est entendue par une multitude à Eauprofonde, et son temple est établi sur les ruines du Marché.
 Le demi-pouvoir Malyk apparaît dans l'Outre-terre à la suite de la destruction de Mystra.
 Suivant la Guerre des Dieux, le clergé de Waukyne perd son domaine de la cité de Nesmé. 
Destruction de Baine, Bhaal, Myrkul, Waukyne, et peut-être d’autres Dieux (Leira). 
Ascension de Cyric et Minuit.
Fin de la guerre entre Ruathym et Luskan. 
Tiamat tue Gilgeam et laisse l'Unther sans chef qui subira une invasion de Mulhorande 15 ans plus tard. L’essence divine de Tiamat est coupée en trois parties, dont l’une augmente le pouvoir du dragon rouge Tchazzar, lui permettant de devenir une demi-puissance. 
Les drow de Menzoberranzan attaquent Castelmithral. 
Anhur se bat contre un avatar de Sekolah, le dieu-requin des Sahuagin, en Alambar. Geb amène ses suivants dans le Vaisseau des Dieux où ils battissent un temple pour lui. 
Du fait des instabilités magiques du Temps des Troubles, l’alliance Salamandres/Thay tombe après avoir détruit toute résistance à l’ouest jusqu’à Tilbrand. Le Thay se retire du champ mais garde le contrôle des cités conquises. 
Yrkhetep mène sa guerre dans le Turmish. Il est finalement détruit en Halondar par une armée de Turmishes et de demi-humains des Montagnes Orsraun.
La plupart de la flotte Mulhorandienne est coulée par la Grande Tempête qui balaye l’Alambar. 
Des zones de Magie Morte et de Magie Entropique apparaissent dans les Royaumes. 
Naissance de Scotti, fils de Trystemine et de Shaerl.
 1359 CV - L'Année du Serpent : La Horde : Yamun Khahan unifie les tribus des Cavaliers des Plaines et en devient Empereur des Tuigans. Les hordes tuiganes franchissent la Grande Muraille du Dragon et envahissent Shou-Lung. Après des mois de combat, une trève est signée, et Yamun tourne son attention vers l'Ouest. 
La Horde : La Horde envahit ensuite Thay. Si les premiers groupes de cavaliers envoyés en éclaireur sont balayés par la magie thayenne, le Général Batu Min Ho se révèle un stratège hors pair. Des milliers de gnolls et la Légion du Griffon sont massacrés à l'entrée du Col de Shar. Le Zulkir Szass Tam négocie une trêve, et met en place un énorme portail magique pour transporter les Tuigans en Rashéménie.
La Horde : Dès leur arrivée en Rashéménie, les Tuigans assiègent et détruisent la Citadelle Rashemar, puis affrontent le gros des troupes rassemblées par les Sorcières, près du Lac des Larmes. Leur progression est inexorable malgré une forte résistance des berserkers rashéménites. Des milliers de réfugiés, fuyant la Horde Tuigane, se massent dans le Grand Val. 
Zhengyi le Roi-Sorcier est détruit dans la désintégration de son château, alors que l'archidémon Orcus est banni par Gareth Tueur-de-Dragon. Fin de la guerre entre la Damarie et la Vaasie. Sire Gareth est couronné roi.
Myrmeen Lhal, Dame d'Arabel, dévoile au grand jour les agissement de la Parade de Nuit à Calimport, un groupe occulte d'arcanistes nétherisses.
Dans le Bief de Vilhon, le mont Ugruth, un volcan éteint, se réveille. Relié au Plan Élémentaire du Feu, il libère dans la région quelques créatures élémentaires qui sèment chaos et destruction.
Les Hauts Prètres de Gilgeam, flanqués de l'élite militaire d'Unther, fuient jusqu'à la citadelle des Cendres noires.
 1360 CV - L'Année de la Tourelle : La Horde : à la bataille du Lac des Larmes, les berserkers rashéménites et les fortes chutes de neige contraignent les Tuigans à battre en retraite. La Horde repart en direction de l'Ouest, le long de la Voie Dorée. Devant la menace, le Conseil de Thesk réclame de l'aide. Le roi Azoun IV en appelle à une Croisade de l’Alliance des Seigneurs contre les Tuigans. De nombreuses nations répondent à la mobilisation et les Tuigans sont finalement défaits à Phsant, malgré un renfort d'orcs dépêchés par Château-Zenthil. Azoun IV tue Yamun Khahan en combat singulier. 
Grâce aux efforts d’un héros Ménestrel nommé Lander et de la sorcière Ruha, les Ménestrels parviennent à mettre sérieusement à mal les opérations caravanières du Zhentarim dans le désert d'Anauroch.
 1361 CV - L'Année des Demoiselles : Le général amnien Cordell et sa Légion d'Or découvrent le Nouveau Monde, Maztica. La cité indigène Ulatos est conquise, et Port-Heaume fondé.
Quatre archimages du Culte du Dragon, alliés avec une dracoliche, attaquent Lunargent. Dame Alustriel et Taern Cornelames parviennent à détruire trois des agresseurs et la dracoliche, mais c'est l'intervention inopinée de Khelben Arunsun et de Laérale Maindargent qui permettra à Alustriel de l'emporter contre le dernier mage.
Un assassin sévit dans le Nord, et s'attaque notamment aux membres de la famille royale elfe qui dirige Éternelle-Rencontre. Danilo Thann et Arilyn Lamelune découvrent que c'est un elfe extrémiste, Kymil Nimesin, qui est l'instigateur de ces meurtres. Capturé et remis aux Ménestrels, il est condamné à l'emprisonnement à vie. Grâce à ce haut fait, Danilo Thann devient Ménestrel à son tour.
Guerre de religion à Château-Zenthil : le dieu Cyric, par le biais de ses adorateurs, lance une inquisition contre le culte de Baine. Les fidèles de Baine qui ne sont pas massacrés ou contraints de renier leur foi rentrent en clandestinité.
Eauprofonde, en accord avec l'Alliance des Seigneurs, menace de représailles armées Luskan qui vient à nouveau occuper militairement Ruathym.
En Thesk, des bandits Tuigans, établis à Tammar, terrorisent les marchands qui circulent sur la Voie Dorée, nouvellement rouverte.
 1362 CV - L'Année du Heaume : À Maztica, Port-Heaume devient la capitale de la Nouvelle Amn.
Maligor, Zulkir de l'Altération et un des Sorciers Rouges de Thay, tente de prendre le contrôle du Concile des Zulkirs et donc de la nation thayenne. La liche Szass Tam, Zulkir de la Nécromancie, fait capoter son projet.
Les Chevaliers du Gantelet Noir prennent le pouvoir dans la cité-État de Mintar, sur la rive du lac de Vapeur.
Thay envahit une fois de plus la Rashéménie, mais les Sorcières parviennent à repousser l'ennemi grâce aux élémentaires d'eau qu'elles ont invoqués en masse. Les dommages causés par les sorts Sorciers Rouges sont cependant tels que les Sorcières mettront des semaines à les réparer.
En Thesk, le Conseil des Marchands de Phsant décide de se débarrasser des bandits Tuigans en faisant appel aux guerriers orcs laissés par le Zentharim.
 1363 CV - L'Année de la Wiverne : Arrivée de Cutter à Iriaebor, avec une troupe de forces Zhents.
Bataille du Gué de la Dague.
Le Prince Imphras V d'Impiltur meurt d'une maladie foudroyante à l'âge de quatre ans.
La Rashéménie connaît un hiver particulièrement rigoureux, à tel point que des créatures habituellement cantonnées dans les régions glacées du nord sont vues dans les régions du sud.
Le village d'Aubergevoie est détruit par des hordes provenant de Château Paldragon. 
Tammar est reconstruit et les survivants accueillent dans leur communauté les orcs victorieux.
 1364 CV - L'Année de la Vague : Le barbare Wulfgar, que l'on croyait mort, est finalement relâché par le démon Errtu qui l'avait emprisonné. Drizzt Do'Urden et ses compagnons renvoient Errtu dans les Abysses.
Drizzt Do'Urden et ses compagnons font route vers le Temple de l'Élévation, dans l'espoir que le prêtre Cadderly pourra définitivement détruire Crenshinibon l'Éclat de Cristal.
Un agent des Chevaliers de l'Écu assassine dans son sommeil Pacha Balik du Calimshan.
Le Seigneur Uthrain d'Uthmere est tué dans un accident de chasse. Les rôdeurs de la Forêt de Lethyr sont dans un premier temps accusés, mais des aventuriers finissent par retrouver la trace des responsables, au service des Maîtres de l'Ombre qui cherchent à déstabiliser le Grand Val.
Le village d'Aubergevoie est reconstruit.
A Eauprofonde, le dragon vert Grimnoshtadrago et l'ex-Ménestrel Iriador Brumhiver dérangent les cérémonies de la Rencontre des Boucliers sur les Champs du Triomphe, contrariant presque la souveraineté des Seigneurs. 
Danilo Thann devient un Seigneur d'Eauprofonde.
 1365 CV - L'Année de l’Épée : Les devins Tlincalis de Maztica, grâce à un puissant rituel magique, parviennent à transporter plus d'un milliers des leurs dans la région d'Outreterre située sous Amn. Ce corps expéditionnaire s'enfonce dans les profondeurs jusqu'à la cité naine abandonnée Xothaerin, et y fondent Oaxapupta.
Thay lance une attaque contre Aglarond, sur deux fronts simultanés, Emmerch et le Col de Shyvar, mais sans succès.
La cellule sembienne du Culte du Dragon parvient à convaincre Malygris, un dragon bleu d'Anauroch, de devenir une dracoliche. Le rituel accompli, Malygris tue et remplace le chef de la communauté des dragons bleus du Grand Désert.
Le dragon Alaskerbanblastos, secondé par une meute de jeunes dragons chromatiques, prend en Chessenta le contrôle de Threskel, Thamor, Mordulkyn, Mont Thulbane et du Cap du Guetteur.
Thay lance le gros de ses forces armées contre la Rashéménie par l'est, tandis que les Sorciers Rouges entreprennent au nord de faire fondre les glaciers des Montagnes de Borglacé. Les inondations créées par cette fonte brutale endommagent gravement les villes d'Immilmar et de Musantir, mais libèrent également des hordes d'élémentaires furieux qui vont contraindre les troupes thayennes à se replier.
Les Dents de Requins, la flotte de vaisseaux pirates commandée par Evgruth le Rouge, fait de Telflamm en Thesk sa base arrière. Evgruth prélève un lourd tribut sur les transactions marchandes de la cité.
À cause des machinations des dieux Talos et Malar, l'entité démoniaque Ityak-Ortheel apparaît dans les Sélénaes et ravage la contrée. Elle est finalement renvoyée dans les Abysses par la Princesse Alicia Kendrick.
Alicia Kendrick devient Haute Reine des Sélénaes. Sire Piergeiron d'Eauprofonde assiste au couronnement.
 1366 CV - L'Année du Bâton : Manshoun quitte Château-Zhentil pour Corbentre. Sire Chess devient régent en son absence. 
La Première Princesse de Thay épouse Selfaril de Mulmastre. 
L'ancienne école de bardes d'Eauprofonde est remise en service sous le nom de Nouvelle Olamn.
Les Maîtres de l'Ombre forcent Evgruth et sa flotte à quitter Telflamm, après une nuit d'assassinats et d'incendies criminels.
 1367 CV - L'Année du Bouclier : Les nains du clan Couronnedeguerre, épaulés par des troupes de Lunargent, arrachent aux orcs la Citadelle des Maintes Flèches. Le Roi Emerus est couronné souverain du lieu, et redonne à la place-forte son nom nain d'origine : Felbarr.
À la stupeur de la population et de ses pairs, Khelben Arunsun se révèle publiquement comme seigneur d'Eauprofonde, puis démissionne.
Un tremblement de terre majeur détruit une grande partie d’Eltabbar, la capitale de Thay. 
Pendant deux nuits du mois de Nuiteuse, de la neige vert émeraude tombe sur Lunargent et dans ses environs. La neige disparaît rapidement mais laisse place à une croissance fantastique des plantes.
En Rashéménie, la grande route pavée reliant Mulsantir à Tinner est achevée.
 1368 CV - L'Année de la Bannière : Le culte de Cyric lance une série d'inquisitions à Yûlash, Teshvague, Château-Zenthil et la Citadelle du Corbeau pour purifier tous ces bastions Zhents des prêtres qui ne seraient pas ralliés au Prince des Mensonges. 
Fzoul Chembryl rend involontairement publiques les machinations de Cyric contre ses propres ouailles. Le Grand Prètre Xeno est frappé du feu divin de Mask. Il succombe, dévoré par les flammes qui s'attaquent ensuite au temple. Fzoul s'enfuit à Teshvague tandis que Château-Zenthil subit une attaque de créatures envoyées par Cyric : géants, dragons et autres monstres. 
Baylee Arnvor découvre la Bibliothèque Perdue de Cormanthyr. 
Sarevok, rejeton de Bhaal, ourdit un complot avec le Trône de Fer : le déclenchement d'une guerre entre la Porte de Baldur et l'Amn. Le chef du Poing Enflammé et le Grand Duc Eltan sont assassinés. Un autre rejeton de Bhaal affronte Sarevok et le détruit.
Walinda, prétresse de Baine, tente de redonner vie à son dieu mort en retrouvant l'artefact maléfique appelé La Main de Baine. C'est finalement Joel, le Barde rebelle, qui va déjouer ce plan.
Dans le Grand Val, une étrange maladie frappe les sylvaniens de la Forêt de Lethyr, qui redeviennent de simples arbres dénués de pensées.
Selfaril, Hautelame de Mulmastre, est tué par son frère jumeau Rassendyll, qui usurpe son identité.
Thay sème le chaos en Rashéménie en incendiant la partie occidentale du Bois des Cendres, causant la fuite vers l'est de ses habitants humains et animaux. Profitant de cette confusion, des assassins sont téléportés à Mulsantir et Immilmar pour éliminer des personnalités rashéménites, mais ils sont interceptés par les berserkers.
Le Fort des Portes de l'Enfer est détruit.
Les hordes orques du roi Obould prennent d'assaut Castelmithral.
Thay établit des enclaves à Tsurlagol, Proskur, Phsant et Cimbal. Le succès commercial est immédiat, et les débouchés importants.
La Source du Savoir, temple dédié à Oghma, s'ouvre à Eauprofonde.
Les trolls des Landes éternelles sont chassés de leur territoire habituel par une force inconnue.
 1369 CV - L'Année du Gantelet : Le chef orque Obould et son armée fondent le Royaume des Flèches Noires dans la région montagneuse située au nord des Landes éternelles.
Thay lance une nouvelle tentative d'invasion d'Aglarond. Profitant de l'hiver, Szass Tam fait traverser les marécages d'Umber, qui sont gelés, à la vaste armée de morts-vivants qu'il a constituée. Mais celle-ci viendra s'écraser contre les murailles qui protègent Aglarond, sans parvenir à y faire de brèche.
Pieirgeiron détruit la dracoliche Kistarianth la Rouge sur les flancs du Mont d'Eauprofonde. C'est son père, Athar le Chevalier Étincelant, qui avait autrefois défait ce même dragon rouge, avant sa transformation en liche.
Randal Morn réclame le trône de Valdague.
Tanta Hagara lance des raids depuis le Donjon du Portail de l’Enfer. Turlong et ses trents conduisent les arbres de la Haute Forêt vers les ruines du keep, puis vers la Passe du Portail de l’Enfer, bloquant la passe et empêchant le Donjon du Portail de l’Enfer d’être de nouveau utilisé. 
Les gens de la région de Nesme découvrent qu’un dragon noir, ainsi que des géants des nuages et du brouillard sont à l’origine de la fuite des trolls des Landes Eternelles. 
La famille Harpell termine le pont magique enjambant la rivière Surbrin à Nesme. 
La nation nordique des Silver Marches est fondée par les nains et hommes de la Citadelle d’Adbar, la Citadelle de Felbarr, Deadsnows, Everlund, Jalanthar, Mithral Hall, Quaervarr, Lunargent et Sundabar. Dame Alustriel se retire de la régence de Lunargent après avoir été élue leader des Marches d'Argent.
 1370 Année de la Chope de Bière : Riatavin et Trailstone font sécession avec l’Amn pour Tethyr. Quasiment tous les humanoïdes habitants les terres basses à l’ouest de Tethyr sont chassés ou tués. 
La reine Zaranda et le roi Haedrak III de Tethyr ont des triplés ; Sybille, Coram, et Cyriana. 
Le Font de Connaissance et New Olamn Bards College à Eauprofonde gagnent en popularité. 
Les Trents et d’autres créatures s’unissent dans la Haute Forêt. 
Compagnie du Cœur de Jade disparaît dans les ruines de Donjon du Portail de l’Enfer. 
A la Fête de la Lune, les nouveaux murs externes et la Haute Place de Lunargent sont terminés.
 1371 Année de la Harpe Désaccordée :  « Evermeet ». Année de la Harpe Sans Corde. Rupture du mur des Sharns. Les phaerimms, libérés de leur prison sous l'Anauroch, attaquent le mythal de la cité elfique d'Evereska. Retour en Faerune de la dernière ville Néthéril, les shadovars sont revenus du demi-plan de des ombres avec leur cité  « Ombre ».
 1372 Année de la Magie Sauvage :  « La fontaine de pénombre ». Année de la Magie Entropique. Grand troubles climatiques: énormes inondations et tempêtes de neige(etc). Les shadovars font fondre le glacier du Haut Gel pour revitaliser le désert de l'Anauroch.
 1373 Année des Dragons Renégats : Mort de la reine de glace Iyracléa, qui vivait dans un château de glace quelque part à l'extrémité nord du Grand Glacier. Privé de l'attention et des soins d'Iyracléa, le Grand Glacier commence doucement à fondre.
 1374 Années des Tempêtes d’Eclair
 1375 Année du Parent des Elfes Montant
 1376 CV - L'Année de la Lame Tordue
 1377 CV - L'Année de l’Apparition
 1378 CV - L'Année du Chaudron
 1385 Année du Feu Bleu : Année de la Magepeste. Mort de Cattie-Brie et de Régis.
Chaos magique comme pendant le Temps des troubles à la suite de l'apparition du Roi fantôme. Disparition de Cadderly Bonadieu dans le demi-plan des ombres où il y emprisonne le Roi fantôme.
 1479 CV - L'Année de l'Éternel

Notes et références

Sources 

 Lost Empires of Faerûn de Richard Baker, Ed Bonny et Travis Stout.
 Draconomicon de Nigel Findley.
 Giantcraft de Ray Winninger.
 The Serpent Kingdoms de E. Greenwood, Eric L. Boyd et Darrin Drader.
 Cormanthyr, Empires of the Elves de Steven E. Schend et Kevin Melka, 1998, TSR
 Lost Empires of Faerûn de Richard Baker, Ed Bonny et Travis Stout
 Elves of Evermeet
  
 Player's Guide to Faerûn
 
 Silverymoon

Voir aussi 
 Événements des Royaumes oubliés
 Royaumes disparus des Royaumes oubliés
 Calendriers des Royaumes oubliés